Виды рода Бульбофиллюм (Bulbophyllum)

Список составлен по данным Испанской википедии.

A 

 Bulbophyllum abbreviatum (Rchb.f.) Schltr. (1924)
 Bulbophyllum abbrevilabium Carr (1932)
 Bulbophyllum aberrans Schltr. (1911)
 Bulbophyllum ablepharon Schltr. (1923)
 Bulbophyllum absconditum J.J.Sm. (1905)
 Bulbophyllum absconditum subsp. absconditum
 Bulbophyllum absconditum subsp. hastula J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum acanthoglossum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum acropogon Schltr. (1913)
 Bulbophyllum acuminatifolium J.J.Sm. (1933
 Bulbophyllum acuminatum (Ridl.) Ridl. (1907)
 Bulbophyllum acutibracteatum De Wild. (1921)
 Bulbophyllum acutibracteatum var. acutibracteatum
 Bulbophyllum acutibracteatum var. rubrobrunneopapillosum (De Wild.) J.J.Verm. (1986)
 Bulbophyllum acutiflorumA.Rich. (1841)
 Bulbophyllum acutilingue J.J.Sm. (1908)
 Bulbophyllum acutispicatum H.Perrier (1951)
 Bulbophyllum adangense Seidenf. (1979)
 Bulbophyllum adelphidium J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum adenoblepharon Schltr. (1913)
 Bulbophyllum adiamantinum Brade (1951)
 Bulbophyllum adjungens Seidenf. (1979)
 Bulbophyllum adolphii Schltr. (1921)
 Bulbophyllum aechmophorum J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum aemulum Schltr. (1905)
 Bulbophyllum aeolium Ames (1913)
 Bulbophyllum aestivale Ames (1915)
 Bulbophyllum affine Wall. ex Lindl. (1830)
 Bulbophyllum affinoides Guillaumin (1958)
 Bulbophyllum afzelii Schltr. (1918)
 Bulbophyllum afzelii var. afzelii
 Bulbophyllum afzelii var. microdoron (Schltr.) Bosser (1965)
 Bulbophyllum agapethoides Schltr. (1911)
 Bulbophyllum agastor Garay, Hamer & Siegerist (1996)
 Bulbophyllum aggregatum Besser (1965)
 Bulbophyllum aithorhachis J.J.Verm. (1996)
 Bulbophyllum alabastraceus P.Royen (1979)
 Bulbophyllum alagense Ames (1907)
 Bulbophyllum alatum J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum albibracteum Seidenf. (1979)
 Bulbophyllum albidostylidium Seidenf. (1995)
 Bulbophyllum albociliatum (Tang S.Liu & H.Y.Su) K.Nakaj. (1973)
 Bulbophyllum alboroseum Ames (1922)
 Bulbophyllum alcicorne C.S.P.Parish & Rchb.f. (1874)
 Bulbophyllum alexandrae Schltr. (1925)
 Bulbophyllum algidum Ridl. (1916)
 Bulbophyllum alkmaarense J.J.Sm. (1911)
 Bulbophyllum alleizettei Schltr. (1922)
 Bulbophyllum allenkerrii Seidenf. (1979)
 Bulbophyllum alliifolium J.J.Sm. (1905)
 Bulbophyllum alsiosum Ames (1912)
 Bulbophyllum alticaule Ridl. (1916)
 Bulbophyllum alticola Schltr. (1912)
 Bulbophyllum altum J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum alveatum J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum amazonicumL.O.Williams (1939)
 Bulbophyllum ambatoavense Bosser (2004)
 Bulbophyllum amblyacron Schltr. (1913)
 Bulbophyllum amblyanthum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum amblyoglossum Schltr. (1911)
 Bulbophyllum ambrense H.Perrier (1937)
 Bulbophyllum ambrosia (Hance) Schltr. (1919)
 Bulbophyllum ambrosia subsp. ambrosia
 Bulbophyllum ambrosia subsp. nepalensis J.J.Wood (1986)
 Bulbophyllum amoenum Bosser (1965)
 Bulbophyllum amphorimorphum H.Perrier (1951)
 Bulbophyllum amplebracteatum Teijsm. & Binn. (1862)
 Bulbophyllum amplifolium (Rolfe) N.P.Balakr. & Sud.Chowdhury (1968)
 Bulbophyllum amplistigmaticum Kores (1989)
 Bulbophyllum amygdalinum Aver. (1988)
 Bulbophyllum anaclastum J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum anakbaruppui J.J.Verm. & P.O’Byrne (2003)
 Bulbophyllum analamazoatrae Schltr. (1924)
 Bulbophyllum anceps Rolfe (1892)
 Bulbophyllum andersonii (Hook.f.) J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum andohahelense H.Perrier (1939)
 Bulbophyllum andreeae A.D.Hawkes (1956)
 Bulbophyllum anguipes Schltr. (1911)
 Bulbophyllum angulatum J.J.Sm. (1908)
 Bulbophyllum anguliferum Ames & C.Schweinf. (1920)
 Bulbophyllum angusteovatum Seidenf. (1979)
 Bulbophyllum angustifolium (Blume) Lindl. (1830)
 Bulbophyllum anisopterum J.J.Verm. & P.O’Byrne (2003)
 Bulbophyllum anjozorobeense Bosser (2000)
 Bulbophyllum ankaizinense (Jum. & Perrier) Schltr. (1924)
 Bulbophyllum ankaratranum Schltr. (1924)
 Bulbophyllum ankylochele J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum ankylorhinon J.J.Verm. (1992)
 Bulbophyllum annandalei Ridl. (1920)
 Bulbophyllum antennatum Schltr. (1905)
 Bulbophyllum antenniferum (Lindl.) Rchb.f. (1861)
 Bulbophyllum antioquiense Kraenzl. (1899)
 Bulbophyllum antongilense Schltr. (1924)
 Bulbophyllum apertum Schltr. (1906)
 Bulbophyllum aphanopetalum Schltr. (1906)
 Bulbophyllum apheles J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum apiculatum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum apiferum Carr (1930)
 Bulbophyllum apodum Hook.f. (1890)
 Bulbophyllum apoense Schuit. & de Vogel (2003)
 Bulbophyllum apoense Schuit. & de Vogel (2003)
 Bulbophyllum appendiculatum (Rolfe) J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum appressicaule Ridl. (1917)
 Bulbophyllum appressum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum approximatum Ridl. (1886)
 Bulbophyllum arachnidium Ridl. (1916)
 Bulbophyllum arachnoideum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum arcaniflorum Ridl. (1916)
 Bulbophyllum arcuatilabium Aver. (1999)
 Bulbophyllum ardjunense J.J.Sm. (1927)
 Bulbophyllum arfakense J.J.Sm. (1917)
 Bulbophyllum arfakianum Kraenzl. (1904)
 Bulbophyllum argyropus (Endl.) Rchb.f. (1876)
 Bulbophyllum arianeae Fraga & E.C.Smidt (2004)
 Bulbophyllum ariel Ridl. (1917)
 Bulbophyllum aristatum (Rchb.f.) Hemsl. (1884)
 Bulbophyllum aristilabre J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum aristopetalum Kores (1989)
 Bulbophyllum armeniacum J.J.Sm. (1917)
 Bulbophyllum arrectum Kraenzl. (1921)
 Bulbophyllum arsoanum J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum artostigma J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum ascochiloides J.J.Sm. (1927)
 Bulbophyllum asperilingue Schltr. (1919)
 Bulbophyllum aspersum J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum asperulum J.J.Sm. (1909)
 Bulbophyllum astelidum Aver. (1994)
 Bulbophyllum atratum J.J.Sm. (1917)
 Bulbophyllum atrolabium Schltr. (1923)
 Bulbophyllum atropurpureum Barb.Rodr. (1877)
 Bulbophyllum atrorubens Schltr. (1906)
 Bulbophyllum atrosanguineum Aver. (2003)
 Bulbophyllum attenuatum Rolfe (1896)
 Bulbophyllum aubrevillei Bosser (1965)
 Bulbophyllum aundense Ormerod (2005)
 Bulbophyllum auratum (Lindl.) Rchb.f. (1861)
 Bulbophyllum aureoapex Schltr. (1913)
 Bulbophyllum aureobrunneum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum aureolabellum T.P.Lin (1975)
 Bulbophyllum aureum (Hook.f.) J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum auricomum Lindl. (1830)
 Bulbophyllum auriculatum J.J.Verm. & P.O’Byrne (2003)
 Bulbophyllum auriflorum H.Perrier (1937)
 Bulbophyllum auroreum J.J.Sm. (1928)
 Bulbophyllum averyanovii Seidenf. (1992)

B 

 Bulbophyllum bacilliferum J.J.Sm. (1928)
 Bulbophyllum baculiferum Ridl. (1916)
 Bulbophyllum baileyi F.Muell. (1875
 Bulbophyllum bakhuizenii Steenis (1972)
 Bulbophyllum baladeanum J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum balapiuense J.J.Sm. (1917)
 Bulbophyllum ballii P.J.Cribb (1977)
 Bulbophyllum bandischii Garay (1992)
 Bulbophyllum barbatum Barb.Rodr. (1882)
 Bulbophyllum barbigerum Lindl. (1837)
 Bulbophyllum bariense Gagnep. (1930)
 Bulbophyllum baronii Ridl. (1885)
 Bulbophyllum basisetum J.J.Sm. (1929)
 Bulbophyllum bataanense Ames (1905)
 Bulbophyllum bathieanum Schltr. (1916)
 Bulbophyllum batukauense J.J.Sm. (1927)
 Bulbophyllum bavonis J.J.Verm. (1984)
 Bulbophyllum beccarii Rchb.f. (1879)
 Bulbophyllum berenicis Rchb.f. (1880)
 Bulbophyllum betchei F.Muell. (1881)
 Bulbophyllum biantennatum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum bicaudatum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum bicolor Lindl. (1830)
 Bulbophyllum bicoloratum Schltr. (1924)
 Bulbophyllum bidentatum (Barb.Rodr.) Cogn. (1902)
 Bulbophyllum bidenticulatum J.J.Verm. (1984)
 Bulbophyllum bidenticulatum subsp. bidenticulatum
 Bulbophyllum bidenticulatum subsp. joyceae J.J.Verm. (1987)
 Bulbophyllum bidi Govaerts (1996)
 Bulbophyllum bifarium Lindl. (1864)
 Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn. (1855)
 Bulbophyllum bigibbosum J.J.Sm. (1913)
 Bulbophyllum bigibbum Schltr. (1923)
 Bulbophyllum binnendijkii J.J.Sm. (1905)
 Bulbophyllum birmense Schltr. (1910)
 Bulbophyllum birugatum J.J.Sm. in L.S.Gibbs (1917)
 Bulbophyllum bisepalum Schltr. (1905)
 Bulbophyllum biseriale Carr (1930)
 Bulbophyllum bisetoides Seidenf. (1970)
 Bulbophyllum bisetum Lindl. (1842)
 Bulbophyllum bismarckense Schltr. (1905)
 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. (1910)
 Bulbophyllum bivalve J.J.Sm. (1926)
 Bulbophyllum blepharicardium Schltr. (1913)
 Bulbophyllum blephariglossum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. (1872)
 Bulbophyllum blepharochilum Garay (1999)
 Bulbophyllum blepharopetalum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum bliteum J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. (1905)
 Bulbophyllum boiteaui H.Perrier (1939)
 Bulbophyllum bolivianum Schltr. (1922)
 Bulbophyllum bolsteri Ames (1912)
 Bulbophyllum bomiensis Z.H.Tsi (1978)
 Bulbophyllum boninense (Schltr.) J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum bontocense Ames (1912)
 Bulbophyllum boonjee B.Gray & D.L.Jones (1984)
 Bulbophyllum bootanense C.S.P.Parish & Rchb.f. (1874)
 Bulbophyllum botryophorum Ridl. (1897)
 Bulbophyllum boudetianum Fraga (2004)
 Bulbophyllum boulbetii Tixier (1966)
 Bulbophyllum bowkettiae F.M.Bailey (1884)
 Bulbophyllum braccatum Rchb.f. (1877)
 Bulbophyllum brachychilum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum brachypetalum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum brachyphyton Schltr. (1918)
 Bulbophyllum brachystachyum Schltr. (1924)
 Bulbophyllum bracteatum F.M.Bailey (1891)
 Bulbophyllum bracteolatum Lindl. (1838)
 Bulbophyllum bractescens Rolfe ex Kerr (1927)
 Bulbophyllum brassii J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum breve Schltr. (1913)
 Bulbophyllum brevibrachiatum (Schltr.) J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum brevicolumna J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum breviflorum Ridl. ex Stapf (1894)
 Bulbophyllum brevilabium Schltr. (1913)
 Bulbophyllum brevipes Ridl. (1898)
 Bulbophyllum brevipetalum H.Perrier (1937)
 Bulbophyllum brevispicatum Z.H. Tsi & S.C. Chen (1994)
 Bulbophyllum brevistylidium Seidenf. (1979)
 Bulbophyllum brienianum (Rolfe) Merr. (1921)
 Bulbophyllum bryoides Guillaumin (1957)
 Bulbophyllum bulliferum J.J.Sm. (1908)
 Bulbophyllum burfordiense Garay (1996)
 Bulbophyllum burkillii Gage (1906)
 Bulbophyllum burttii Summerh. (1953)

C 

 Bulbophyllum cadetioides Schltr. (1913)
 Bulbophyllum caecilii J.J.Sm. (1927)
 Bulbophyllum caecum J.J.Sm. (1926)
 Bulbophyllum caespitosum Thouars (1822)
 Bulbophyllum calceilabium J.J.Sm. (1929)
 Bulbophyllum calceolus J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum caldericola G.F.Walsh (1993)
 Bulbophyllum callichroma Schltr. (1913)
 Bulbophyllum callipes J.J.Sm. (1908)
 Bulbophyllum callosum Bosser (1965)
 Bulbophyllum caloglossum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum calophyllum L.O.Williams (1938)
 Bulbophyllum calviventer J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum calvum Summerh. (1966)
 Bulbophyllum calyptratum Kraenzl. (1895)
 Bulbophyllum calyptratum var. calyptratum
 Bulbophyllum calyptratum var. graminifolium (Summerh.) J.J.Verm. (1986)
 Bulbophyllum calyptratum var. lucifugum (Summerh.) J.J.Verm. (1987)
 Bulbophyllum calyptropus Schltr. (1924)
 Bulbophyllum cameronense Garay, Hamer & Siegerist (1996)
 Bulbophyllum campos-portoi Brade (1951)
 Bulbophyllum camptochilum J.J.Verm. (1996)
 Bulbophyllum candidum Hook.f. (1890)
 Bulbophyllum canlaonense Ames (1912)
 Bulbophyllum cantagallense (Barb.Rodr.) Cogn. (1902)
 Bulbophyllum capilligerum J.J.Sm. (1927)
 Bulbophyllum capillipes C.S.P.Parish & Rchb.f. (1874)
 Bulbophyllum capitatum (Blume) Lindl. (1830)
 Bulbophyllum capituliflorum Rolfe (1906)
 Bulbophyllum capuronii Bosser (1971)
 Bulbophyllum caputgnomonis J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum cardiobulbum Bosser (1965)
 Bulbophyllum cardiophyllum J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum careyanum (Hook.) Spreng. (1826)
 Bulbophyllum cariniflorum Rchb.f. (1861)
 Bulbophyllum carinilabium J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum carnosilabium Summerh. (1953 publ. (1954)
 Bulbophyllum carnosisepalum J.J.Verm. (1986)
 Bulbophyllum carrianum J.J.Verm. (2000)
 Bulbophyllum carunculatum Garay, Hamer & Siegerist (1995)
 Bulbophyllum cataractarum Schltr. (1924)
 Bulbophyllum catenarium Ridl. (1894)
 Bulbophyllum catenulatum Kraenzl. (1921)
 Bulbophyllum cateorum J.J.Verm. (1992)
 Bulbophyllum catillus J.J.Verm. & P.O’Byrne (2003)
 Bulbophyllum caudatisepalum Ames & C.Schweinf. (1920)
 Bulbophyllum caudipetalum J.J.Sm. (1913)
 Bulbophyllum cauliflorum Hook.f. (1890)
 Bulbophyllum cauliflorum var. cauliflorum
 Bulbophyllum cauliflorum var. sikkimense N.Pearce & P.J.Cribb (2001)
 Bulbophyllum cavibulbum J.J.Sm. (1929)
 Bulbophyllum cavipes J.J.Verm. (1996)
 Bulbophyllum centrosemiflorum J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum cephalophorum Garay, Hamer & Siegerist (1996)
 Bulbophyllum cerambyx J.J.Sm. (1915)
 Bulbophyllum ceratostylis J.J.Sm. (1904)
 Bulbophyllum ceratostyloides Ridl. (1916)
 Bulbophyllum cerebellum J.J.Verm. (1996)
 Bulbophyllum cerinum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum ceriodorum Boiteau (1942)
 Bulbophyllum cernuum (Blume) Lindl. (1830)
 Bulbophyllum chaetostroma Schltr. (1913)
 Bulbophyllum chanii J.J.Verm. & A.L.Lamb (1991)
 Bulbophyllum chaunobulbon Schltr. (1913)
 Bulbophyllum chaunobulbon var. chaunobulbon
 Bulbophyllum chaunobulbon var. ctenopetalum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum cheiri Lindl. (1844)
 Bulbophyllum cheiropetalum Ridl. (1926)
 Bulbophyllum chikukwa Fibeck & Mavi (2000 publ. (2001)
 Bulbophyllum chimaera Schltr. (1913)
 Bulbophyllum chinense (Lindl.) Rchb.f. (1861)
 Bulbophyllum chloranthum Schltr. (1905)
 Bulbophyllum chlorascens J.J.Sm. (1927)
 Bulbophyllum chloroglossum Rchb.f. (1871)
 Bulbophyllum chloropterum Rchb.f. (1850)
 Bulbophyllum chlororhopalon Schltr. (1913)
 Bulbophyllum chondriophorum (Gagnep.) Seidenf. (1973)
 Bulbophyllum chrysendetum Ames (1915)
 Bulbophyllum chryseum (Kraenzl.) Ames (1911)
 Bulbophyllum chrysocephalum Schltr. (1911)
 Bulbophyllum chrysochilum Schltr. (1912)
 Bulbophyllum chrysoglossum Schltr. (1905)
 Bulbophyllum chrysotes Schltr. (1913)
 Bulbophyllum ciliatilabrum H.Perrier (1937)
 Bulbophyllum ciliatum (Blume) Lindl. (1830)
 Bulbophyllum ciliipetalum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum ciliolatum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum cimicinum J.J.Verm. (1982)
 Bulbophyllum cipoense Borba & Semir (1998)
 Bulbophyllum cirrhatum Hook.f. (1890)
 Bulbophyllum cirrhoglossum H.Perrier (1951)
 Bulbophyllum cirrhosum L.O.Williams (1940)
 Bulbophyllum citrellum Ridl. (1916)
 Bulbophyllum citricolor J.J.Sm. (1932)
 Bulbophyllum citrinilabre J.J.Sm. (1913)
 Bulbophyllum clandestinum Lindl. (1841)
 Bulbophyllum claussenii Rchb.f. (1846
 Bulbophyllum clavatum Thouars (1822
 Bulbophyllum cleistogamum Ridl. (1896)
 Bulbophyllum clemensiae Ames (1912)
 Bulbophyllum clipeibulbum J.J.Verm. (2001)
 Bulbophyllum coccinatum H.Perrier (1938)
 Bulbophyllum cochleatum Lindl. (1862)
 Bulbophyllum cochleatum var. bequaertii (De Wild.) J.J.Verm. (1986)
 Bulbophyllum cochleatum var. brachyanthum (Summerh.) J.J.Verm. (1986)
 Bulbophyllum cochleatum var. cochleatum
 Bulbophyllum cochleatum var. tenuicaule (Lindl.) J.J.Verm. (1986)
 Bulbophyllum cochlia Garay, Hamer & Siegerist (1994)
 Bulbophyllum cochlioides J.J.Sm. (1929)
 Bulbophyllum cocoinum Bateman ex Lindl. (1837)
 Bulbophyllum codonanthum Schltr. (1911)
 Bulbophyllum coelochilum J.J.Verm. (1991)
 Bulbophyllum cogniauxianum (Kraenzl.) J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum collettii King & Pantl. (1897)
 Bulbophyllum colliferum J.J.Sm. (1911)
 Bulbophyllum collinum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum colomaculosum Z.H. Tsi & S.C. Chen (1994)
 Bulbophyllum coloratum J.J.Sm. (1910)
 Bulbophyllum colubrimodum Ames1923)
 Bulbophyllum colubrinum (Rchb.f.) Rchb.f. (1861)
 Bulbophyllum comatum Lindl. (1862)
 Bulbophyllum comatum var. comatum
 Bulbophyllum comatum var. inflatum (Rolfe) J.J.Verm. (1986)
 Bulbophyllum comberi J.J.Verm. (1990)
 Bulbophyllum comberipictum J.J.Verm. (2002)
 Bulbophyllum commersonii Thouars (1822)
 Bulbophyllum commissibulbum J.J.Sm. (1929)
 Bulbophyllum comorianum H.Perrier (1938)
 Bulbophyllum comosum Collett & Hemsl. (1890)
 Bulbophyllum complanatum H.Perrier (1937)
 Bulbophyllum compressilabellatum P.Royen (1979)
 Bulbophyllum compressum Teijsm. & Binn. (1862)
 Bulbophyllum comptonii Rendle (1921)
 Bulbophyllum concatenatum P.J. Cribb & P. Taylor (1980)
 Bulbophyllum concavibasalis P.Royen (1979)
 Bulbophyllum conchidioides Ridl. (1886)
 Bulbophyllum conchophyllum J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum concinnum Hook.f. (1890)
 Bulbophyllum concolor J.J.Sm. (1914)
 Bulbophyllum congestiflorum Ridl. (1917)
 Bulbophyllum coniferum Ridl. (1909)
 Bulbophyllum connatum Carr (1933)
 Bulbophyllum conspersum J.J.Sm. (1913
 Bulbophyllum contortisepalum J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum cootesii M.A.Clem. (1999—2000)
 Bulbophyllum copelandii Ames (1905)
 Bulbophyllum corallinum Tixier & Guillaumin (1963)
 Bulbophyllum cordemoyi Frapp. ex Cordem. (1895)
 Bulbophyllum coriaceum Ridl. ex Stapf (1894)
 Bulbophyllum coriophorum Ridl. (1886)
 Bulbophyllum coriscense Rchb.f. (1881)
 Bulbophyllum cornu-cervi King (1895)
 Bulbophyllum cornutum (Blume) Rchb.f. (1861)
 Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm. (1917)
 Bulbophyllum corythium N.Hall (1981)
 Bulbophyllum costatum Ames (1920)
 Bulbophyllum coweniorum J.J.Verm. & P.O’Byrne (2003)
 Bulbophyllum crassifolium Thwaites ex Trimen (1885)
 Bulbophyllum crassinervium J.J.Sm. (1900)
 Bulbophyllum crassipes Hook.f. (1890)
 Bulbophyllum crassipetalum H.Perrier (1937)
 Bulbophyllum crassissimum J.J.Sm. (1917)
 Bulbophyllum crassiusculifolium Aver. (1997)
 Bulbophyllum crenilabium W.Kittr. (1984)
 Bulbophyllum crepidiferum J.J.Sm. (1920)
 Bulbophyllum cribbianum Toscano (1992)
 Bulbophyllum crispatisepalum P.Royen (1979)
 Bulbophyllum croceum (Blume) Lindl. (1830)
 Bulbophyllum crocodilus J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum cruciatum J.J.Sm. (1911)
 Bulbophyllum cruciferum J.J.Sm. (1917)
 Bulbophyllum cruentum Garay, Hamer & Siegerist (1992)
 Bulbophyllum cruttwellii J.J.Verm. (1993)
 Bulbophyllum cryptanthoides J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum cryptanthum Cogn. (1899)
 Bulbophyllum cryptophoranthus Garay (1999)
 Bulbophyllum cryptostachyum Schltr. (1924)
 Bulbophyllum cubicum Ames (1922)
 Bulbophyllum cucullatum Schltr. (1912)
 Bulbophyllum culex Ridl. (1916)
 Bulbophyllum cumingii (Lindl.) Rchb.f. (1861)
 Bulbophyllum cuneatum Rolfe ex Ames (1905)
 Bulbophyllum cuniculiforme J.J.Sm. (1911)
 Bulbophyllum cupreum Lindl. (1838)
 Bulbophyllum curranii Ames (1912)
 Bulbophyllum curvibulbum Frapp. ex Cordem. (1895)
 Bulbophyllum curvicaule Schltr. (1913)
 Bulbophyllum curvifolium Schltr. (1916)
 Bulbophyllum curvimentatum J.J.Verm. (1984)
 Bulbophyllum cuspidipetalum J.J.Sm. (1908)
 Bulbophyllum cyanotriche J.J.Verm. (1996)
 Bulbophyllum cyclanthum Schltr. (1916)
 Bulbophyllum cycloglossum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum cyclopense J.J.Sm. (1912)
 Bulbophyllum cyclophoroides J.J.Sm. (1928)
 Bulbophyllum cyclophyllum Schltr. (1913)
 Bulbophyllum cylindraceum Wall. ex Lindl. (1830)
 Bulbophyllum cylindricum King (1895)
 Bulbophyllum cylindrobulbum Schltr. (1905)
 Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp. ex Cordem. (1895)
 Bulbophyllum cylindrocarpum var. andringitrense Bosser (2000)
 Bulbophyllum cylindrocarpum var. aurantiacum Frapp. ex Cordem. (1895)
 Bulbophyllum cylindrocarpum var. cylindrocarpum
 Bulbophyllum cylindrocarpum var. olivaceum Frapp. ex Cordem. (1895)

D 

 Bulbophyllum dagamense Ames 1915
 Bulbophyllum dalatense Gagnep. 1930
 Bulbophyllum danii Perez-Vera 2003
 Bulbophyllum dasypetalum Rolfe ex Ames 1905
 Bulbophyllum dasyphyllum Schltr. 1913
 Bulbophyllum dawongense J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum dayanum Rchb.f. 1865
 Bulbophyllum dearei (Rchb.f.) Rchb.f. 1888
 Bulbophyllum debile Bosser (1989 publ. 1990).
 Bulbophyllum debrincatiae J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum debruynii J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum decarhopalon Schltr. 1913
 Bulbophyllum decaryanum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum decatriche J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum deceptum Ames 1915
 Bulbophyllum decumbens Schltr. 1913
 Bulbophyllum decurrentilobum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum decurviscapum J.J.Sm. 1932
 Bulbophyllum decurvulum Schltr. 1912
 Bulbophyllum dekockii J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum delicatulum Schltr. 1911
 Bulbophyllum delitescens Hance 1876
 Bulbophyllum deltoideum Ames & C.Schweinf. 1920
 Bulbophyllum deminutum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum dempoense J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum dendrobioides J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum dendrochiloides Schltr. 1913
 Bulbophyllum dennisii J.J.Wood 1983
 Bulbophyllum densibulbum W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum densifolium Schltr. 1913
 Bulbophyllum densum Thouars 1822
 Bulbophyllum denticulatum Rolfe 1891
 Bulbophyllum dentiferum Ridl. 1915
 Bulbophyllum dependens Schltr. 1913
 Bulbophyllum depressum King & Pantl. 1897
 Bulbophyllum desmanthum Tuyama 1940
 Bulbophyllum desmotrichoides Schltr. 1913
 Bulbophyllum devium J.B.Comber 1990
 Bulbophyllum devogelii J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum dewildei J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum dhaninivatii Seidenf. 1965
 Bulbophyllum dianthum Schltr. 1911
 Bulbophyllum dibothron J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum dichaeoides Schltr. 1913
 Bulbophyllum dichilus Schltr. 1913
 Bulbophyllum dichotomum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum dickasonii Seidenf. 1979
 Bulbophyllum dictyoneuron Schltr. 1913
 Bulbophyllum didymotropis Seidenf. 1979
 Bulbophyllum digoelense J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum diplantherum Carr 1932
 Bulbophyllum diploncos Schltr. 1911
 Bulbophyllum dischidiifolium J.J.Sm. 1909
 Bulbophyllum dischorense Schltr. 1913
 Bulbophyllum discilabium H.Perrier 1951
 Bulbophyllum discolor Schltr. 1913
 Bulbophyllum discolor subsp. cubitale J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum discolor subsp. discolor
 Bulbophyllum disjunctum Ames & C.Schweinf. 1920
 Bulbophyllum dissitiflorum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum dissolutum Ames (1913 publ. 1914).
 Bulbophyllum distichobulbum P.J.Cribb 1995
 Bulbophyllum distichum Schltr. 1913
 Bulbophyllum divaricatum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum djamuense Schltr. 1913
 Bulbophyllum dolabriforme J.J.Verm. 1987
 Bulbophyllum dolichoblepharon (Schltr.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum dolichoglottis Schltr. 1912
 Bulbophyllum doryphoroide Ames 1915
 Bulbophyllum dracunculus J.J.Verm. 2000
 Bulbophyllum dransfieldii J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum drepanosepalum J.J.Verm. & P.O’Byrne 1993
 Bulbophyllum dryadum Schltr. 1913
 Bulbophyllum dryas Ridl. 1915
 Bulbophyllum drymoglossum Maxim. 1887
 Bulbophyllum dschischungarense Schltr. 1913
 Bulbophyllum dubium J.J.Sm. 1909
 Bulbophyllum dunstervillei Garay 1976
 Bulbophyllum dusenii Kraenzl. 1911

E 

 Bulbophyllum ebracteolatum Kraenzl. 1916
 Bulbophyllum ebulbe Schltr.K.M.Schumann 1905
 Bulbophyllum echinochilum Kraenzl. 1921
 Bulbophyllum echinolabium J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum echinulus Seidenf. 1982
 Bulbophyllum eciliatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum edentatum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum elachanthe J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum elaphoglossum Schltr. 1911
 Bulbophyllum elasmatopus Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum elassoglossum Siegerist 1991
 Bulbophyllum elassonotum Summerh. 1935
 Bulbophyllum elatum (Hook.f.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum elbertii J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum electrinum Seidenf. (1973 publ. 1974).
 Bulbophyllum elegans Gardner ex Thwaites 1861
 Bulbophyllum elegantius Schltr. 1913
 Bulbophyllum elegantulum (Rolfe) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum elephantinum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum elevatopunctatum J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum elisae (F.Muell.) Benth. 1871
 Bulbophyllum elliae Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum elliottii Rolfe 1891
 Bulbophyllum ellipticifolium J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum ellipticum Schltr. 1913
 Bulbophyllum elmeri Ames 1912
 Bulbophyllum elodeiflorum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum elongatum (Blume) Hassk. 1844
 Bulbophyllum emarginatum (Finet) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum emiliorum Ames & Quisumb. 1931
 Bulbophyllum encephalodes Summerh. 1951
 Bulbophyllum endotrachys Schltr. 1913
 Bulbophyllum ensiculferum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum entomonopsis J.J.Verm. & P.O’Byrne 1993
 Bulbophyllum epapillosum Schltr. 1913
 Bulbophyllum epibulbon Schltr. 1913
 Bulbophyllum epicranthes Hook.f. 1890
 Bulbophyllum epicranthes var. epicranthes
 Bulbophyllum epicranthes var. sumatranum (J.J.Sm.) J.J.Verm. 1982
 Bulbophyllum epiphytum Barb.Rodr. 1877
 Bulbophyllum erectum Thouars 1822
 Bulbophyllum erinaceum Schltr. 1913
 Bulbophyllum erioides Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum erosipetalum C.Schweinf. 1951
 Bulbophyllum erratum Ames 1922
 Bulbophyllum erythroglossum Bosser 2000
 Bulbophyllum erythrostachyum Rolfe 1903
 Bulbophyllum erythrostictum Ormerod (2005)
 Bulbophyllum escritorii Ames 1915
 Bulbophyllum eublepharum Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum evansii M.R.Hend. 1927
 Bulbophyllum evasum T.E.Hunt & Rupp 1950
 Bulbophyllum evrardii Gagnep. 1930
 Bulbophyllum exaltatum Lindl. 1842
 Bulbophyllum exasperatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum exiguiflorum Schltr. 1913
 Bulbophyllum exiguum F.Muell. 1860
 Bulbophyllum exile Ames 1908
 Bulbophyllum exilipes Schltr. 1913
 Bulbophyllum expallidum J.J.Verm. 1984
 Bulbophyllum exquisitum Ames 1923

F 

 Bulbophyllum facetum Garay, Hamer & Siegerist 1996
 Bulbophyllum falcatocaudatum J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum falcatum (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum falcatum var. bufo (Lindl.) Govaerts 1996
 Bulbophyllum falcatum var. falcatum
 Bulbophyllum falcatum var. velutinum (Lindl.) J.J.Verm. 1992
 Bulbophyllum falcibracteum Schltr. 1923
 Bulbophyllum falciferum J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum falcifolium Schltr. 1913
 Bulbophyllum falcipetalum Lindl. 1862
 Bulbophyllum falculicorne J.J.Sm. 1945
 Bulbophyllum fallax Rolfe 1889
 Bulbophyllum farinulentum J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum farinulentum subsp. densissimum (Carr) J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum farreri (W.W.Sm.) Seidenf. (1973 publ. 1974).
 Bulbophyllum fasciatum Schltr. 1912
 Bulbophyllum fasciculatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum fasciculiferum Schltr. 1923
 Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe 1908
 Bulbophyllum faunula Ridl. 1916
 Bulbophyllum fayi J.J.Verm. 1992
 Bulbophyllum fenixii Ames, Philipp. J. Sci., C 8: 430 (1913 publ. 1914).
 Bulbophyllum ferkoanum Schltr. 1918
 Bulbophyllum fibratum (Gagnep.) T.B.Nguyen & D.H.DuongT.B.Nguyen (ed.) 1984
 Bulbophyllum fibrinum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum filamentosum Schltr. 1913
 Bulbophyllum filicaule J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum filicaule f. filicaule.
 Bulbophyllum filicaule f. flavescens J.J.Sm. 1916
 Bulbophyllum filicoides Ames 1923
 Bulbophyllum filifolium Borba & E.C.Smidt 2004
 Bulbophyllum filovagans Carr 1933
 Bulbophyllum fimbriatum (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum finisterrae Schltr. 1913
 Bulbophyllum fischeri Seidenf. (1973 publ. 1974)
 Bulbophyllum fissibrachium J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum fissipetalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum flabellum-veneris (J.König) Aver. 2003
 Bulbophyllum flagellare Schltr. 1913
 Bulbophyllum flammuliferum Ridl. 1898
 Bulbophyllum flavescens (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum flavicolor J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum flavidiflorum Carr 1933
 Bulbophyllum flavofimbriatum J.J.Sm. 1931
 Bulbophyllum flavorubellum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum flavum Schltr. 1913
 Bulbophyllum fletcherianum Rolfe 1911
 Bulbophyllum flexuosum Schltr. 1913
 Bulbophyllum floribundum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum florulentum Schltr. 1924
 Bulbophyllum foetidilabrum Ormerod 2001
 Bulbophyllum foetidolens Carr 1930
 Bulbophyllum foetidum Schltr. 1913
 Bulbophyllum foetidum var. foetidum Bulbophyllum foetidum var. grandiflorum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum folliculiferum J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum fonsflorum J.J.Verm. 1990
 Bulbophyllum foraminiferum J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum forbesii Schltr. 1913
 Bulbophyllum fordii (Rolfe) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum formosanum (Rolfe) K.Nakaj. 1973
 Bulbophyllum formosum Schltr. 1912
 Bulbophyllum forrestii Seidenf. (1973 publ. 1974).
 Bulbophyllum forsythianum Kraenzl. 1899
 Bulbophyllum fractiflexum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum fractiflexum subsp. fractiflexum
 Bulbophyllum fractiflexum subsp. solomonense J.J.Verm. & B.A.Lewis 1991
 Bulbophyllum francoisii H.Perrier 1937
 Bulbophyllum francoisii var. andrangense (H.Perrier) Bosser 1965
 Bulbophyllum francoisii var. francoisii
 Bulbophyllum frappieri Schltr. 1915
 Bulbophyllum fraudulentum Garay, Hamer & Siegerist 1996
 Bulbophyllum fritillariiflorum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum frostii Summerh. 1928
 Bulbophyllum frustrans J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum fruticicola Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum fukuyamae Tuyama 1941
 Bulbophyllum fulgens J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum fulvibulbum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum funingense Z.H.Tsi & H.C.Chen 1981
 Bulbophyllum furcatum Aver. 2003
 Bulbophyllum furcillatum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum fuscatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum fusciflorum Schltr. 1913
 Bulbophyllum fuscopurpureum Wight 1851
 Bulbophyllum fuscum Lindl. 1839
 Bulbophyllum fuscum var. fuscum Bulbophyllum fuscum var. melinostachyum (Schltr.) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum futile J.J.Sm. 1908

G 

 Bulbophyllum gadgarrense Rupp 1949
 Bulbophyllum gajoense J.J.Sm. 1943
 Bulbophyllum galactanthum Schltr. 1921
 Bulbophyllum galliaheneum P.Royen 1979
 Bulbophyllum gamblei (Hook.f.) Hook.f. 1890
 Bulbophyllum gautierense J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum gemma-reginae J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum geniculiferum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum geraense Rchb.f.W.G.Walpers 1864
 Bulbophyllum gerlandianum Kraenzl. 1886
 Bulbophyllum gibbolabium Seidenf. 1979
 Bulbophyllum gibbosum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum gibbsiae Rolfe 1914
 Bulbophyllum gilgianum Kraenzl. 1899
 Bulbophyllum gilvum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum gimagaanense Ames 1912
 Bulbophyllum giriwoense J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum gjellerupii J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum glabrum Schltr. 1913
 Bulbophyllum gladiatum Lindl. 1842
 Bulbophyllum glanduliferum Schltr. 1913
 Bulbophyllum glandulosum Ames 1923
 Bulbophyllum glaucifolium J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum glaucum Schltr. 1913
 Bulbophyllum globiceps Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum globiceps var. boloboense Schltr. 1913
 Bulbophyllum globiceps var. globiceps
 Bulbophyllum globuliforme Nicholls 1938
 Bulbophyllum globulosum (Ridl.) Schuit. & de Vogel 2003
 Bulbophyllum globulosum (Ridl.) Schuit. & de Vogel 2003
 Bulbophyllum globulus Hook.f. 1890
 Bulbophyllum glutinosum (Barb.Rodr.) Cogn.C.F.P.von Martius 1902
 Bulbophyllum gnomoniferum Ames 1908
 Bulbophyllum gobiense Schltr. 1912
 Bulbophyllum goebelianum Kraenzl. 1921
 Bulbophyllum goliathense J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum gomesii Fraga 1999
 Bulbophyllum gomphreniflorum J.J.Sm. 1918
 Bulbophyllum gongshanense Z.H.Tsi 1981
 Bulbophyllum gracile Thouars 1822
 Bulbophyllum gracilicaule W.Kittr. 1984 publ. 1985.
 Bulbophyllum gracilipes King & Pantl. 1896
 Bulbophyllum graciliscapum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe 1907
 Bulbophyllum gramineum Ridl. 1916
 Bulbophyllum grammopoma J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum grandiflorum Blume 1849
 Bulbophyllum grandifolium Schltr. 1913
 Bulbophyllum grandilabre Carr 1932
 Bulbophyllum grandimesense B.Gray & D.L.Jones 1989
 Bulbophyllum granulosum Barb.Rodr. 1877
 Bulbophyllum graveolens (F.M.Bailey) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum gravidum Lindl. 1862
 Bulbophyllum griffithii (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum groeneveldtii J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum grotianum J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum grudense J.J.Sm. 1905
 Bulbophyllum guamense Ames 1914
 Bulbophyllum gusdorfii J.J.Sm. 1917
 Bulbophyllum guttatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum guttifilum Seidenf. 1996
 Bulbophyllum guttulatum (Hook.f.) N.P.Balakr. 1970
 Bulbophyllum gyaloglossum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum gymnopus Hook.f. 1890
 Bulbophyllum gyrochilum Seidenf. 1979

H 

 Bulbophyllum habbemense P.Royen 1979
 Bulbophyllum habrotinum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum hahlianum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum hainanense Z.H.Tsi 1981
 Bulbophyllum halconense Ames 1907
 Bulbophyllum hamadryas Schltr. 1913
 Bulbophyllum hamadryas var. hamadryas
 Bulbophyllum hamadryas var. orientale Schltr. 1913
 Bulbophyllum hamatipes J.J.Sm. 1918
 Bulbophyllum hamelinii W.Watson 1893
 Bulbophyllum haniffii Carr 1932
 Bulbophyllum hans-meyeri J.J.Wood 1981
 Bulbophyllum hapalanthos Garay 1999
 Bulbophyllum harposepalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum hashimotoi T.Yukawa & K.Karas. 1997
 Bulbophyllum hassallii Kores 1989
 Bulbophyllum hastiferum Schltr. 1911
 Bulbophyllum hatusimanum Tuyama 1940
 Bulbophyllum heldiorum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum helenae (Kuntze) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum heliophilum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum helix Schltr. 1913
 Bulbophyllum hellwigianum Kraenzl. ex Warb. 1893
 Bulbophyllum hemiprionotum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum henanense J.L.Lu 1992
 Bulbophyllum henrici Schltr. 1924
 Bulbophyllum herbula Frapp. ex Cordem. 1895
 Bulbophyllum heteroblepharon Schltr. 1913
 Bulbophyllum heterorhopalon Schltr. 1913
 Bulbophyllum heterosepalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum hexarhopalon Schltr. 1906
 Bulbophyllum hexurum Schltr. 1913
 Bulbophyllum hians Schltr. 1913
 Bulbophyllum hians var. alticola Schltr. 1913
 Bulbophyllum hians var. hians
 Bulbophyllum hiepii Aver. 1992
 Bulbophyllum hildebrandtii Rchb.f. 1881
 Bulbophyllum hiljeae J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum hirsutissimum Kraenzl. 1912
 Bulbophyllum hirsutiusculum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum hirsutum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum hirtulum Ridl. 1900
 Bulbophyllum hirtum (Sm.) Lindl. 1830
 Bulbophyllum hirudiniferum J.J.Verm. 1982
 Bulbophyllum hirundinis (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ. 1974)
 Bulbophyllum hispidum Ridl. 1897
 Bulbophyllum hodgsonii M.R.Hend. 1927
 Bulbophyllum hollandianum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum holochilum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum holochilum var. aurantiacum J.J.Sm. 1916
 Bulbophyllum holochilum var. holochilum
 Bulbophyllum holochilum var. pubescens J.J.Sm. 1916
 Bulbophyllum horizontale Bosser 1965
 Bulbophyllum horridulum J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum hovarum Schltr. 1924
 Bulbophyllum howcroftii Garay, Hamer & Siegerist 1995
 Bulbophyllum hoyifolium J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum humbertii Schltr. 1922
 Bulbophyllum humblotii Rolfe 1891
 Bulbophyllum humile Schltr. 1913
 Bulbophyllum humiligibbum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum hyalinum Schltr. 1924
 Bulbophyllum hydrophilum J.J.Sm. 1905
 Bulbophyllum hymenanthum Hook.f. 1890
 Bulbophyllum hymenobracteum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum hymenobracteum var. giriwoense J.J.Sm. 1916
 Bulbophyllum hymenobracteum var. hymenobracteum
 Bulbophyllum hymenochilum Kraenzl. 1904
 Bulbophyllum hystricinum Schltr. 1913

I 

 Bulbophyllum ialibuense Ormerod 2002
 Bulbophyllum iboense Schltr. 1913
 Bulbophyllum icteranthum Schltr. 1913
 Bulbophyllum idenburgense J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum igneum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum ignevenosum Carr 1930
 Bulbophyllum ignobile J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum ikongoense H.Perrier 1937
 Bulbophyllum illecebrum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum illudens Ridl. 1917
 Bulbophyllum imbricans J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum imbricatum Lindl. 1841
 Bulbophyllum imerinense Schltr. 1925
 Bulbophyllum imitator J.J.Verm. 1992
 Bulbophyllum impar Ridl. 1917
 Bulbophyllum inaequale (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum inaequisepalum Schltr. 1923
 Bulbophyllum inauditum Schltr. 1913
 Bulbophyllum incarum Kraenzl. 1905
 Bulbophyllum inciferum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum incisilabrum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum inclinatum J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum incommodum Kores 1989
 Bulbophyllum inconspicuum Maxim. 1887
 Bulbophyllum incumbens Schltr. 1913
 Bulbophyllum incurvum Thouars 1822
 Bulbophyllum iners Rchb.f. 1880
 Bulbophyllum infundibuliforme J.J.Sm. 1900
 Bulbophyllum injoloense De Wild. 1916
 Bulbophyllum injoloense subsp. injoloense
 Bulbophyllum injoloense subsp. pseudoxypterum (J.J.Verm.) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum inops Rchb.f. 1880
 Bulbophyllum inornatum J.J.Verm. 1987
 Bulbophyllum inquirendum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum insectiferum Barb.Rodr. 1882
 Bulbophyllum insolitum Bosser 1971
 Bulbophyllum insulsum (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ. 1974).
 Bulbophyllum intermedium F.M.Bailey 1901
 Bulbophyllum intersitum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum intertextum Lindl. 1862
 Bulbophyllum intricatum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum inunctum J.J.Sm. 1906
 Bulbophyllum inversum Schltr. 1913
 Bulbophyllum invisum Ames 1922
 Bulbophyllum involutum Borba. Semir & F.Barros 1998
 Bulbophyllum ionophyllum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum ipanemense Hoehne 1938 : Ipanema Bulbophyllum
 Bulbophyllum ischnopus Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum ischnopus var. ischnopus
 Bulbophyllum ischnopus var. rhodoneuron Schltr. 1913
 Bulbophyllum iterans J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum ivorense P.J.Cribb & Perez-Vera 1975

J 

 Bulbophyllum jaapii Szlach. & Olszewski 2001
 Bulbophyllum jamaicense Cogn. 1909
 Bulbophyllum janus J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum japonicum (Makino) Makino 1910
 Bulbophyllum jensenii J.J.Sm. 1926
 Bulbophyllum jiewhoei J.J.Verm. & P.O’Byrne 2000
 Bulbophyllum johannis H.Wendl. & Kraenzl. 1894
 Bulbophyllum johannulii J.J.Verm. 1982
 Bulbophyllum johnsonii T.E.Hunt 1950
 Bulbophyllum jolandae J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum josephi (Kuntze) Summerh. 1945
 Bulbophyllum josephi var. josephi
 Bulbophyllum josephi var. mahonii (Rolfe) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum jumellianum Schltr. 1913

K 

 Bulbophyllum kainochiloides H.Perrier 1937
 Bulbophyllum kaitiense Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum kanburiense Seidenf. 1970
 Bulbophyllum kaniense Schltr. 1913
 Bulbophyllum kauloense Schltr. 1913
 Bulbophyllum kautskyi Toscano 2000
 Bulbophyllum keekee N.Hall 1977
 Bulbophyllum kegelii Hamer & Garay (1995 publ. 1997).
 Bulbophyllum kelelense Schltr. 1913
 Bulbophyllum kempfii Schltr. 1921
 Bulbophyllum kemulense J.J.Sm. 1931
 Bulbophyllum kenae J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum kenejiense W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum keralense M.Kumar & Sequiera 2001
 Bulbophyllum kermesinum Ridl. 1889
 Bulbophyllum kestron J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988
 Bulbophyllum kettredgei (Garay, Hamer & Siegerist) J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum khaoyaiense Seidenf. 1970
 Bulbophyllum khasyanum Griff. 1851
 Bulbophyllum kieneri Bosser 1971
 Bulbophyllum kirroanthum Schltr. 1911
 Bulbophyllum kivuense J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum kjellbergii J.J.Sm. 1933
 Bulbophyllum klabatense Schltr. 1911
 Bulbophyllum klossii Ridl. 1916
 Bulbophyllum kontumense Gagnep. 1950
 Bulbophyllum korimense J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum korinchense Ridl. 1917
 Bulbophyllum korthalsii Schltr. 1907
 Bulbophyllum kupense P.J.Cribb & B.J.Pollard 2004
 Bulbophyllum kusaiense Tuyama 1940
 Bulbophyllum kwangtungense Schltr. 1924

L 

 Bulbophyllum labatii Bosser 2004
 Bulbophyllum laciniatum (Barb.Rodr.) Cogn.C.F.P.von Martius 1902
 Bulbophyllum lacinulosum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum laetum J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum lageniforme F.M.Bailey 1904
 Bulbophyllum lakatoense Bosser 1969
 Bulbophyllum lambii J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum lamelluliferum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum lamii J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum lamingtonense D.L.Jones 1993
 Bulbophyllum lancifolium Ames 1912
 Bulbophyllum lancilabium Ames 1915
 Bulbophyllum lancipetalum Ames 1912
 Bulbophyllum lancisepalum H.Perrier 1938
 Bulbophyllum languidum J.J.Sm. 1922
 Bulbophyllum lanuginosum J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum laoticum Gagnep. 1930
 Bulbophyllum lasianthum Lindl. 1855
 Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum lasioglossum Rolfe ex Ames 1905
 Bulbophyllum lasiopetalum Kraenzl. 1916
 Bulbophyllum latibrachiatum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum latibrachiatum var. epilosum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum latibrachiatum var. latibrachiatum
 Bulbophyllum latipes J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum latipetalum H.Perrier 1951
 Bulbophyllum latisepalum Ames & C.Schweinf.O.Ames 1920
 Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum laxum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum leandrianum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum lecouflei Bosser 1989
 Bulbophyllum ledungense Tang & F.T.Wang 1974
 Bulbophyllum lehmannianum Kraenzl. 1899
 Bulbophyllum leibergii Ames & RolfeO.Ames 1915
 Bulbophyllum lemnifolium Schltr. 1913
 Bulbophyllum lemniscatoides Rolfe 1890
 Bulbophyllum lemniscatoides var. exappendiculatum 1920
 Bulbophyllum lemniscatoides var. lemniscatoides
 Bulbophyllum lemniscatum C.S.P.Parish ex Hook.f. 1872
 Bulbophyllum lemurense Bosser & P.J.CribbD.J.Du Puy & al. 1999
 Bulbophyllum leniae J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum leonii Kraenzl. 1899
 Bulbophyllum leontoglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl.N.Wallich 1829
 Bulbophyllum leopardinum var. leopardinum
 Bulbophyllum leopardinum var. tuberculatum N.P.Balakr. & Sud.Chowdhury 1967
 Bulbophyllum lepantense Ames 1912
 Bulbophyllum lepanthiflorum Schltr. 1913
 Bulbophyllum leproglossum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988
 Bulbophyllum leptanthum Hook.f. 1890
 Bulbophyllum leptobulbon J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum leptocaulon Kraenzl. 1916
 Bulbophyllum leptochlamys Schltr. 1924
 Bulbophyllum leptoleucum Schltr. 1913
 Bulbophyllum leptophyllum W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum leptopus Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum leptosepalum Hook.f. 1890
 Bulbophyllum leptostachyum Schltr. 1922
 Bulbophyllum leucorhodum Schltr. 1913
 Bulbophyllum leucothyrsus Schltr. 1913
 Bulbophyllum levanae Ames 1915
 Bulbophyllum levanae var. giganteum Quisumb. & C.Schweinf. 1953
 Bulbophyllum levanae var. levanae
 Bulbophyllum levatii Kraenzl. 1929
 Bulbophyllum levatii subsp. levatii
 Bulbophyllum levatii subsp. mischanthum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum leve Schltr. 1913
 Bulbophyllum levidense J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum levinei Schltr. 1924
 Bulbophyllum levyae Garay, Hamer & Siegerist 1995
 Bulbophyllum lewisense B.Gray & D.L.Jones 1989
 Bulbophyllum leytense Ames 1915
 Bulbophyllum lichenoides Schltr. 1913
 Bulbophyllum lichenophylax Schltr. 1924
 Bulbophyllum ligulatum W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum ligulifolium J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum lilacinum Ridl. 1897
 Bulbophyllum lilianae Rendle 1917
 Bulbophyllum limbatum Lindl. 1840
 Bulbophyllum lindleyanum Griff. 1851
 Bulbophyllum lineare Frapp. ex Cordem. 1895
 Bulbophyllum lineariflorum J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum linearifolium King & Pantl. 1897
 Bulbophyllum linearilabium J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum lineariligulatum Schltr. 1924
 Bulbophyllum lineatum (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum lineolatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum linggense J.J.Sm. 1922
 Bulbophyllum lingulatum Rendle 1921
 Bulbophyllum lingulatum f. lingulatum
 Bulbophyllum lingulatum f. microphyton (Guillaumin) N.Hall 1977
 Bulbophyllum liparidioides Schltr. 1924
 Bulbophyllum lipense Ames 1923
 Bulbophyllum lissoglossum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum lizae J.J.Verm. 1984
 Bulbophyllum lobbii Lindl. 1847
 Bulbophyllum loherianum (Kraenzl.) AmesE.D.Merrill 1925
 Bulbophyllum lohokii J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum lokonense Schltr. 1911
 Bulbophyllum lonchophyllum Schltr. 1913
 Bulbophyllum longhutense J.J.Sm. 1931
 Bulbophyllum longibrachiatum Z.H.Tsi 1981
 Bulbophyllum longibracteatum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum longicaudatum (J.J.Sm.) J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum longiflorum Thouars 1822
 Bulbophyllum longilabre Schltr. 1912
 Bulbophyllum longimucronatum Ames & C.Schweinf.O.Ames 1920
 Bulbophyllum longipedicellatum J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum longipedicellatum var. gjellerupii J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum longipedicellatum var. longipedicellatum
 Bulbophyllum longipetalum Pabst 1964
 Bulbophyllum longipetiolatum Ames 1912
 Bulbophyllum longirepens Ridl. 1908
 Bulbophyllum longirostre Schltr. 1913
 Bulbophyllum longiscapum Rolfe 1896
 Bulbophyllum longisepalum Rolfe 1895
 Bulbophyllum longispicatum Cogn. 1893
 Bulbophyllum longissimum (Ridl.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum longivagans Carr 1933
 Bulbophyllum longivaginans H.Perrier 1937
 Bulbophyllum lophoglottis (Guillaumin) N.Hall 1977
 Bulbophyllum lophoton J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum lordoglossum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum lorentzianum J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum loroglossum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum louisiadum Schltr. 1919
 Bulbophyllum loxophyllum Schltr. 1913
 Bulbophyllum luanii Tixier 1965
 Bulbophyllum lucidum Schltr. 1924
 Bulbophyllum luciphilum Stvart 2000
 Bulbophyllum luckraftii F.Muell. 1882
 Bulbophyllum luederwaldtii Hoehne & Schltr. 1926
 Bulbophyllum lumbriciforme J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum lundianum Rchb.f. & Warm.H.G.Reichenbach 1881
 Bulbophyllum lupulinum Lindl. 1862
 Bulbophyllum luteobracteatum Jum. & H.Perrier 1912
 Bulbophyllum luteopurpureum J.J.Sm. 1907
 Bulbophyllum lygeron J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum lyperocephalurn Schltr. 1924
 Bulbophyllum lyperostachyum Schltr. 1924
 Bulbophyllum lyriforme J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003

M 

 Bulbophyllum maboroense Schltr. 1913
 Bulbophyllum machupicchuense D.E.Benn. & Christenson 2001
 Bulbophyllum macilentum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum macphersonii Rupp 1934
 Bulbophyllum macphersonii var. macphersonii
 Bulbophyllum macphersonii var. spathulatum Dockrill & St.Cloud 1957
 Bulbophyllum macraei (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum macraei var. autumnale (Fukuy.) S.S.Ying 1977
 Bulbophyllum macraei var. macraei
 Bulbophyllum macranthoides Kraenzl. 1905
 Bulbophyllum macranthum Lindl. 1844
 Bulbophyllum macrobulbum J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum macrocarpum Frapp. ex Cordem. 1895
 Bulbophyllum macroceras Barb.Rodr. 1882
 Bulbophyllum macrochilum Rolfe 1896
 Bulbophyllum macrocoleum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum macrorhopalon Schltr. 1913
 Bulbophyllum macrourum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum maculatum Boxall ex NávesF.M.Blanco 1880
 Bulbophyllum maculosum Ames 1915 : Spotted Bulbophyllum
 Bulbophyllum magnibracteatum Summerh. 1935
 Bulbophyllum mahakamense J.J.Sm. 1909
 Bulbophyllum maijenense Schltr. 1913
 Bulbophyllum major (Ridl.) P.Royen 1979
 Bulbophyllum makoyanum (Rchb.f.) Ridl. 1907
 Bulbophyllum malachadenia Cogn.C.F.P.von Martius 1902
 Bulbophyllum maleolens Kraenzl. 1928
 Bulbophyllum malleolabrum Carr 1932
 Bulbophyllum mamberamense J.J.Sm. 1915
 Bulbophyllum mananjarense Poiss. 1912
 Bulbophyllum manarae Foldats 1968
 Bulbophyllum mandibulare Rchb.f. 1882
 Bulbophyllum mangenotii Bosser 1965
 Bulbophyllum manobulbum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum maquilingense Ames & Quisumb. 1932
 Bulbophyllum marginatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum marivelense Ames 1912
 Bulbophyllum marojejiense H.Perrier 1951
 Bulbophyllum marovoense H.Perrier 1951
 Bulbophyllum marudiense Carr 1935
 Bulbophyllum masaganapense Ames 1920
 Bulbophyllum masarangicum Schltr. 1911
 Bulbophyllum maskeliyense Livera 1926
 Bulbophyllum masoalanum Schltr. 1916
 Bulbophyllum masonii (Senghas) J.J.Wood 1986
 Bulbophyllum mastersianum (Rolfe) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum matitanense H.Perrier 1937
 Bulbophyllum maudeae A.D.Hawkes 1966
 Bulbophyllum maxillarioides Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum maximum (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum mayombeense Garay 1999
 Bulbophyllum mayrii J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum mearnsii Ames (1913 publ. 1914)
 Bulbophyllum mediocre Summerh. ex Exell 1959
 Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum megalonyx Rchb.f. 1881
 Bulbophyllum melanoglossum Hayata 1914
 Bulbophyllum melanoxanthum J.J.Verm. & B.A.Lewis 1991
 Bulbophyllum melilotus J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum melinanthum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum melinoglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum meliphagirostrum P.Royen 1979
 Bulbophyllum melleum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum melloi Pabst 1977
 Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binn. 1855
 Bulbophyllum membranifolium Hook.f. 1890
 Bulbophyllum menghaiense Z.H.Tsi 1981
 Bulbophyllum menglunense Z.H.Tsi & Y.Z.Ma 1985
 Bulbophyllum mentiferum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum mentosum Barb.Rodr. 1877
 Bulbophyllum meridense Rchb.f. 1850
 Bulbophyllum meristorhachis Garay & Dunst. 1976
 Bulbophyllum merrittii Ames 1907
 Bulbophyllum mesodon J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum metonymon Summerh. (1951 publ. 1952).
 Bulbophyllum micholitzianum Kraenzl. 1893
 Bulbophyllum micholitzii Rolfe 1901
 Bulbophyllum micranthum Barb.Rodr. 1877
 Bulbophyllum microblepharon Schltr. 1913
 Bulbophyllum microbulbon Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum microcala P.F.Hunt 1970
 Bulbophyllum microdendron Schltr. 1913
 Bulbophyllum microglossum Ridl. 1908
 Bulbophyllum microlabium W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum micronesiacum Schltr. 1921
 Bulbophyllum micropetaliforme Leite 1946
 Bulbophyllum microrhombos Schltr. 1912
 Bulbophyllum microsphaerum Schltr. 1913
 Bulbophyllum microtepalum Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum microtes Schltr. 1913
 Bulbophyllum microthamnus Schltr. 1923
 Bulbophyllum mimiense Schltr. 1913
 Bulbophyllum minahassae Schltr. 1911
 Bulbophyllum minax Schltr. 1924
 Bulbophyllum mindanaense Ames 1912
 Bulbophyllum mindorense Ames 1907
 Bulbophyllum miniatum auct. 1904
 Bulbophyllum minutibulbum W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum minutilabrum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum minutipetalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum minutissimum (F.Muell.) F.Muell. 1878
 Bulbophyllum minutulum Ridl. ex Burkill & Holttum 1923
 Bulbophyllum minutum Thouars 1822
 Bulbophyllum mirabile Hallier f. 1889
 Bulbophyllum mirandaianum Hoehne 1947
 Bulbophyllum mirificum Schltr. 1918
 Bulbophyllum mirum J.J.Sm. 1906
 Bulbophyllum mischobulbon Schltr. 1913
 Bulbophyllum mobilifilum Carr 1929
 Bulbophyllum moldenkeanum A.D.Hawkes 1966
 Bulbophyllum molossus Rchb.f. 1888
 Bulbophyllum monanthos Ridl. 1897
 Bulbophyllum monanthum (Kuntze) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum moniliforme C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum monosema Schltr. 1913
 Bulbophyllum monstrabile Ames 1915
 Bulbophyllum montanum Schltr. 1913
 Bulbophyllum montense Ridl. ex Stapf 1894
 Bulbophyllum moramanganum Schltr. 1922
 Bulbophyllum moratii Bosser 1989
 Bulbophyllum morenoi Dodson & R.Vásquez 1989
 Bulbophyllum moroides J.J.Sm. 1917
 Bulbophyllum morotaiense J.J.Sm. 1932
 Bulbophyllum morphologorum Kraenzl. 1908
 Bulbophyllum mucronatum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum mucronifolium Rchb.f. & Warm.H.G.Reichenbach 1881
 Bulbophyllum mulderae J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum multiflexum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum multiflorum Ridl. 1885
 Bulbophyllum multiligulatum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum multivaginatum Jum. & H.Perrier 1912
 Bulbophyllum muricatum J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum muriceum Schltr. 1913
 Bulbophyllum murkelense J.J.Sm. 1928
 Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum muscicola Rchb.f. 1872
 Bulbophyllum muscohaerens J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum mutabile (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum mutabile var. mutabile
 Bulbophyllum mutabile var. obesum J.J.Sm. 1991
 Bulbophyllum mutatum J.J.Sm. 1916
 Bulbophyllum myolaense Garay, Hamer & Siegerist 1995
 Bulbophyllum myon J.J.Verm. 1990
 Bulbophyllum myrmecochilum Schltr. 1924
 Bulbophyllum myrtillus Schltr. 1913
 Bulbophyllum mysorense (Rolfe) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum mystax Schuit. & de Vogel 2002
 Bulbophyllum mystrochilum Schltr. 1913
 Bulbophyllum mystrophyllum Schltr. 1919

N 

 Bulbophyllum nabawanense J.J.Wood & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum nagelii L.O.Williams 1939
 Bulbophyllum namoronae Bosser 1971
 Bulbophyllum nannodes Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum nanopetalum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum napellii Lindl. 1842
 Bulbophyllum nasica Schltr. 1913
 Bulbophyllum nasilabium Schltr. 1921
 Bulbophyllum nasseri Garay 1999
 Bulbophyllum navicula Schltr. 1913
 Bulbophyllum nebularum Schltr. 1913
 Bulbophyllum neglectum Bosser 1965
 Bulbophyllum negrosianum Ames 1912
 Bulbophyllum nematocaulon Ridl. 1920
 Bulbophyllum nematopodum F.Muell. 1872
 Bulbophyllum nematorhizis Schltr. 1913
 Bulbophyllum nemorale L.O.Williams 1938
 Bulbophyllum nemorosum (Barb.Rodr.) Cogn.C.F.P.von Martius 1902
 Bulbophyllum neocaledonicum Schltr. 1906
 Bulbophyllum neoguineense J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum neopommeranicum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum nephropetalum Schltr. 1919
 Bulbophyllum nervulosum Frapp. ex Cordem. 1895
 Bulbophyllum nesiotes Seidenf. 1979
 Bulbophyllum newportii (F.M.Bailey) Rolfe 1909
 Bulbophyllum ngoclinhensis Aver. 1997
 Bulbophyllum ngoyense Schltr. 1906
 Bulbophyllum nieuwenhuisii J.J.Sm. 1926
 Bulbophyllum nigericum Summerh. 1962
 Bulbophyllum nigrescens Rolfe 1910
 Bulbophyllum nigriflorum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum nigrilabium Schltr. 1913
 Bulbophyllum nigripetalum Rolfe 1891
 Bulbophyllum nigritianum Rendle 1913
 Bulbophyllum nigropurpureum Carr 1932
 Bulbophyllum nipondhii Seidenf. 1985
 Bulbophyllum nitens Jum. & H.Perrier 1912
 Bulbophyllum nitidum Schltr. 1912
 Bulbophyllum nodosum (Rolfe) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum notabilipetalum Seidenf. 1995
 Bulbophyllum novae-hiberniae Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum nubigenum Schltr. 1913
 Bulbophyllum nubinatum J.J.Verm. 1988
 Bulbophyllum nummularia (H.Wendl. & Kraenzl.) RolfeD.Oliver 1897
 Bulbophyllum nummularioides Schltr. 1913
 Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars 1822
 Bulbophyllum nutans var. nutans
 Bulbophyllum nutans var. variifolium (Schltr.) Bosser 1965

O 

 Bulbophyllum oblanceolatum King & Pantl. 1897
 Bulbophyllum obliquum Schltr. 1911
 Bulbophyllum obovatifolium J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum obscuriflorum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum obtusatum Schltr. 1924
 Bulbophyllum obtusiangulum Z.H.Tsi 1995
 Bulbophyllum obtusilabium W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum obtusipetalum J.J.Sm. 1905
 Bulbophyllum obtusum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum obyrnei Garay, Hamer & Siegerist 1995
 Bulbophyllum occlusum Ridl. 1885
 Bulbophyllum occultum Thouars 1822
 Bulbophyllum ochraceum (Barb.Rodr.) Cogn.C.F.P.von Martius 1902
 Bulbophyllum ochrochlamys Schltr. 1913
 Bulbophyllum ochroleucum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum ochthochilum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum ochthodes J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum octarrhenipetalum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum octorhopalon Seidenf. 1975
 Bulbophyllum odoardii Rchb.f. & Pfitzer 1884
 Bulbophyllum odontoglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum odontopelatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ex Hook.f. 1890
 Bulbophyllum odoratissimum var. odoratissimum
 Bulbophyllum odoratissimum var. racemosum N.P.Balakr. 1978
 Bulbophyllum odoratum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum odoratum var. grandiflorum J.J.Sm. 1919
 Bulbophyllum odoratum var. odoratum
 Bulbophyllum oliganthum Schltr. 1913
 Bulbophyllum oligoblepharon Schltr. 1911
 Bulbophyllum oligochaete Schltr. 1913
 Bulbophyllum oligoglossum Rchb.f. 1865
 Bulbophyllum olivinum J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum olivinum subsp. linguiferum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum olivinum subsp. olivinum
 Bulbophyllum olorinum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum omerandrum Hayata 1914
 Bulbophyllum onivense H.Perrier 1937
 Bulbophyllum oobulbum Schltr. 1913
 Bulbophyllum ophiuchus Ridl. 1886
 Bulbophyllum orbiculare J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum orbiculare subsp. cassideum (J.J.Sm.) J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum orbiculare subsp. orbiculare
 Bulbophyllum orectopetalum Garay, Hamer & Siegerist 1992
 Bulbophyllum oreocharis Schltr. 1913
 Bulbophyllum oreodorum Schltr. 1924
 Bulbophyllum oreodoxa Schltr. 1913
 Bulbophyllum oreogenum Schltr. 1913
 Bulbophyllum oreonastes Rchb.f. 1881
 Bulbophyllum orezii Sath.Kumar 2004
 Bulbophyllum orientale Seidenf. 1979
 Bulbophyllum origami J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum ornatissimum (Rchb.f.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum ornatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum orohense J.J.Sm. 1915
 Bulbophyllum orsidice Ridl. 1916
 Bulbophyllum ortalis J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum orthoglossum Kraenzl. 1896
 Bulbophyllum orthosepalum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum osyricera Schltr. 1911
 Bulbophyllum osyriceroides J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum othonis (Kuntze) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum otochilum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum otoglossum Tuyama 1971
 Bulbophyllum ovale Ridl. 1916
 Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum ovalitepalum J.J.Sm.L.S.Gibbs 1917
 Bulbophyllum ovatilabellum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum ovatolanceatum J.J.Sm. 1928
 Bulbophyllum ovatum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum oxyanthum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum oxycalyx Schltr. 1924
 Bulbophyllum oxycalyx var. oxycalyx
 Bulbophyllum oxycalyx var. rubescens (Schltr.) Bosser 1965
 Bulbophyllum oxychilum Schltr. 1905
 Bulbophyllum oxysepaloides Ridl. 1916

P 

 Bulbophyllum pabstii Garay 1973
 Bulbophyllum pachyacris J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum pachyanthum Schltr. 1906
 Bulbophyllum pachyglossum Schltr. 1919
 Bulbophyllum pachyneuron Schltr. 1911
 Bulbophyllum pachypus Schltr. 1924
 Bulbophyllum pachyrhachis (A.Rich.) Griseb. 1864
 Bulbophyllum pachytelos Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum pahudii (de Vriese) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum paleiferum Schltr. 1924
 Bulbophyllum palilabre J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum pallens (Jum. & Perrier) Schltr. 1924
 Bulbophyllum pallidiflorum Schltr. 1906
 Bulbophyllum pallidum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum pampangense Ames 1923
 Bulbophyllum pan Ridl. 1915
 Bulbophyllum pandanetorum Summerh. (1953 publ. 1954).
 Bulbophyllum pandurella Schltr. 1924
 Bulbophyllum paniscus Ridl. 1916
 Bulbophyllum pantlingii Lucksom (1993 publ. 1994).
 Bulbophyllum pantoblepharon Schltr. 1924
 Bulbophyllum papangense H.Perrier 1937
 Bulbophyllum papilio J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum papillatum J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum papillipetalum Ames 1922
 Bulbophyllum papillosofilum Carr 1929
 Bulbophyllum papuliferum Schltr. 1911
 Bulbophyllum papuliglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum papulipetalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum papulosum Garay 1999
 Bulbophyllum parabates J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum paranaense Schltr. 1919
 Bulbophyllum paranaense var. paranaense
 Bulbophyllum pardalinum Ridl. 1916
 Bulbophyllum pardalotum Garay 1995
 Bulbophyllum parviflorum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum parvum Summerh. 1957
 Bulbophyllum patella J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. 1896
 Bulbophyllum pauciflorum Ames 1912
 Bulbophyllum paucisetum J.J.Sm. 1915
 Bulbophyllum paululum Schltr. 1913
 Bulbophyllum pectenveneris (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ. 1974)
 Bulbophyllum pectinatum Finet 1897
 Bulbophyllum pelicanopsis J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988
 Bulbophyllum peltopus Schltr. 1913
 Bulbophyllum pemae Schltr. 1913
 Bulbophyllum penduliscapum J.J.Sm. 1900
 Bulbophyllum pendulum Thouars 1822
 Bulbophyllum penicillium C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum peninsulare Seidenf. 1979
 Bulbophyllum pentaneurum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum pentastichum (Pfitzer ex Kraenzl.) H.Perrier 1939
 Bulbophyllum peperomiifolium J.J.Sm. 1918
 Bulbophyllum peramoenum Ames, Philipp. (1913 publ. 1914).
 Bulbophyllum percoroiculatum H.Perrier 1951
 Bulbophyllum perductum J.J.Sm. 1905
 Bulbophyllum perductum var. perductum Bulbophyllum perductum var. sebesiense J.J.Sm. 1922
 Bulbophyllum perexiguum Ridl. 1916
 Bulbophyllum perforans J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum perii Schltr. 1922
 Bulbophyllum perparvulum Schltr. 1915
 Bulbophyllum perpendiculare Schltr. 1911
 Bulbophyllum perpusillum H.Wendl. & Kraenzl. 1894
 Bulbophyllum perreflexum Bosser & P.J.Cribb 2001
 Bulbophyllum perrieri Schltr. 1913
 Bulbophyllum pervillei Rolfe ex Scott-Elliot 1891
 Bulbophyllum petiolare Thwaites 1861
 Bulbophyllum petiolatum J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum peyerianum (Kraenzl.) Seidenf. (1973 publ. 1974).
 Bulbophyllum peyrotii Bosser 1965
 Bulbophyllum phaeanthum Schltr. 1911
 Bulbophyllum phaeoglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum phaeoneuron Schltr. 1911
 Bulbophyllum phaeorhabdos Schltr. 1923
 Bulbophyllum phalaenopsis J.J.Sm. 1937
 Bulbophyllum phayamense Seidenf. 1979
 Bulbophyllum philippinense Ames 1920
 Bulbophyllum phillipsianum Kores 1991
 Bulbophyllum phormion J.J.Verm. 1992
 Bulbophyllum phreatiopse J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum phymatum J.J.Verm. 1982
 Bulbophyllum physocoryphum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum picturatum (Lodd.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum pidacanthum J.J.Verm. 1992
 Bulbophyllum piestobulbon Schltr. 1923
 Bulbophyllum piestoglossum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum pileatum Lindl. 1844
 Bulbophyllum piliferum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum pilosum J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum piluliferum King & Pantl. 1895
 Bulbophyllum pinicolum Gagnep. 1930
 Bulbophyllum pipio Rchb.f. 1876
 Bulbophyllum pisibulbum J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum placochilum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum plagiatum Ridl. 1916
 Bulbophyllum plagiopetalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. 1907
 Bulbophyllum planitiae J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum platypodum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum pleiopterum Schltr. 1912
 Bulbophyllum pleurothallidanthum Garay 1999
 Bulbophyllum pleurothalloides Ames 1907
 Bulbophyllum pleurothallopsis Schltr. 1924
 Bulbophyllum plicatum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum plumatum Ames 1915
 Bulbophyllum plumosum (Barb.Rodr.) Cogn.C.F.P.von Martius 1902
 Bulbophyllum plumula Schltr. 1913
 Bulbophyllum pocillum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum poekilon Carr 1932
 Bulbophyllum poilanei Gagnep. 1930
 Bulbophyllum polliculosum Seidenf. 1973
 Bulbophyllum polyblepharon Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum polycyclum J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum polygaliflorum J.J.Wood 1984
 Bulbophyllum polyphyllum Schltr. 1913
 Bulbophyllum polyrrhizum Lindl. 1830
 Bulbophyllum popayanense Kraenzl. 1899
 Bulbophyllum porphyrostachys Summerh. 1951
 Bulbophyllum porphyrotriche J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum posticum J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum potamophilum Schltr. 1913
 Bulbophyllum praestans Kraenzl. 1904
 Bulbophyllum praetervisum J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum prianganense J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum prismaticum Thouars 1822
 Bulbophyllum pristis J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum proboscideum (Gagnep.) Seidenf. & Smitinand 1961
 Bulbophyllum procerum Schltr. 1913
 Bulbophyllum proculcastris J.J.Verm. 2000
 Bulbophyllum profusum Ames 1912
 Bulbophyllum propinquum Kraenzl. 1908
 Bulbophyllum prorepens Summerh. (1953 publ. 1954).
 Bulbophyllum protectum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum protractum Hook.f. 1890
 Bulbophyllum proudlockii (King & Pantl.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum pseudofilicaule J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum pseudopelma J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum pseudoserrulatum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum pseudotrias J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum psilorhopalon Schltr. 1913
 Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. 1863
 Bulbophyllum psychoon Rchb.f. 1878
 Bulbophyllum ptiloglossum H.Wendl. & Kraenzl. 1897
 Bulbophyllum ptilotes Schltr. 1913
 Bulbophyllum ptychantyx J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum pubiflorum Schltr. 1911
 Bulbophyllum pugilanthum J.J.Wood 1994
 Bulbophyllum puguahaanense Ames 1915
 Bulbophyllum pulchellum Ridl. 1907
 Bulbophyllum pulchrum (N.E.Br.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum pulvinatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum pumilio C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum punamense Schltr. 1913
 Bulbophyllum punctatum Barb.Rodr. 1877
 Bulbophyllum pungens Schltr. 1913
 Bulbophyllum pungens var. pachyphyllum Schltr. 1913
 Bulbophyllum pungens var. pungens Bulbophyllum puntjakense J.J.Sm. 1907
 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. 1862
 Bulbophyllum purpurellum Ridl. 1916
 Bulbophyllum purpureorhachis (De Wild.) Schltr. 1914
 Bulbophyllum purpureum Thwaites 1861
 Bulbophyllum pusillum Thouars 1822
 Bulbophyllum pustulatum Ridl. 1898
 Bulbophyllum putidum (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum putii Seidenf. 1979
 Bulbophyllum pygmaeum (Sm.) Lindl. 1830
 Bulbophyllum pyridion J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum pyroglossum Schuit. & de Vogel (2005)

 Q 

 Bulbophyllum quadrangulare J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum quadrangulare var. latisepalum J.J.Sm. 1916
 Bulbophyllum quadrangulare var. quadrangulare Bulbophyllum quadrangulum Z.H.Tsi 1981
 Bulbophyllum quadrialatum H.Perrier 1939
 Bulbophyllum quadricarinum Kores 1989
 Bulbophyllum quadricaudatum J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum quadrichaete Schltr. 1913
 Bulbophyllum quadricolor (Barb.Rodr.) Cogn.C.F.P.von Martius & auct. suc. (eds.) 1902
 Bulbophyllum quadrifalciculatum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum quadrifarium Rolfe 1903
 Bulbophyllum quadrisetum Lindl. 1843
 Bulbophyllum quadrisubulatum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum quasimodo J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum quinquelobum Schltr. 1913
 Bulbophyllum quinquelobum var. lancilabium Schltr. 1913
 Bulbophyllum quinquelobum var. quinquelobum R 

 Bulbophyllum racemosum Rolfe 1893
 Bulbophyllum radicans F.M.Bailey 1897
 Bulbophyllum rajanum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum ramulicola Schuit. & de Vogel 2002
 Bulbophyllum ramulicola Schuit. & de Vogel 2002
 Bulbophyllum ranomafanae Bosser & P.J.Cribb 2001
 Bulbophyllum rariflorum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum rarum Schltr. 1913
 Bulbophyllum rauhii Toill.-Gen. & Bosser 1961
 Bulbophyllum rauhii var. andranobeense Bosser 1971
 Bulbophyllum rauhii var. rauhii Bulbophyllum raui Arora (1969 publ. 1972).
 Bulbophyllum reclusum Seidenf. 1995
 Bulbophyllum rectilabre J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum recurviflorum J.J.Sm. 1903
 Bulbophyllum recurvilabre Garay 1999
 Bulbophyllum reductum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum reevei J.J.Verm. 1992
 Bulbophyllum reflexiflorum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum reflexiflorum subsp. pogonochilum (Summerh.) Bosser 2000
 Bulbophyllum reflexiflorum subsp. reflexiflorum Bulbophyllum reflexum Ames & C.Schweinf.O.Ames 1920
 Bulbophyllum refractilingue J.J.Sm. 1931
 Bulbophyllum refractum (Zoll.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum regnellii Rchb.f. 1850
 Bulbophyllum reichenbachianum Kraenzl. 1893
 Bulbophyllum reichenbachii (Kuntze) Schltr. 1915
 Bulbophyllum reilloi Ames (1913 publ. 1914).
 Bulbophyllum remiferum Carr 1933
 Bulbophyllum renipetalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum renkinianum (Laurent) De Wild. 1921
 Bulbophyllum repens Griff. 1851
 Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl.N.Wallich 1829
 Bulbophyllum restrepina Ridl. 1893
 Bulbophyllum resupinatum Ridl. 1887
 Bulbophyllum resupinatum var. filiforme (Kraenzl.) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum resupinatum var. resupinatum Bulbophyllum reticulatum Bateman ex Hook.f. 1866
 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. 1869
 Bulbophyllum retusiusculum var. oreogenes (W.W.Sm.) Z.H.Tsi 1995
 Bulbophyllum retusiusculum var. retusiusculum Bulbophyllum retusiusculum var. tigridum (Hance) Z.H.Tsi 1995
 Bulbophyllum rheedei Manilal & Sath.Kumar 1991
 Bulbophyllum rhizomatosum Ames & C.Schweinf.O.Ames 1920
 Bulbophyllum rhodoglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum rhodoleucum Schltr. 1913
 Bulbophyllum rhodoneuron Schltr. 1913
 Bulbophyllum rhodosepalum Schltr. 1901
 Bulbophyllum rhodostachys Schltr. 1916
 Bulbophyllum rhodostictum Schltr. 1913
 Bulbophyllum rhomboglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum rhopaloblepharon Schltr. 1913
 Bulbophyllum rhopalophorum Schltr. 1913
 Bulbophyllum rhynchoglossum Schltr. 1910
 Bulbophyllum ricaldonei Leite 1948
 Bulbophyllum rienanense H.Perrier 1937
 Bulbophyllum rigidifilum J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum rigidipes Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum rigidum King & Pantl. 1895
 Bulbophyllum riparium J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum rivulare Schltr. 1913
 Bulbophyllum riyanum Fukuy. 1935
 Bulbophyllum rojasii L.O.Williams 1940
 Bulbophyllum rolfei (Kuntze) Seidenf. 1979
 Bulbophyllum romburghii J.J.Sm. 1907
 Bulbophyllum roraimense Rolfe 1896
 Bulbophyllum rosemarianum Sath.Kumar 2001
 Bulbophyllum roseopunctatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum rostriceps Rchb.f. 1878
 Bulbophyllum rothschildianum (O’Brien) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum roxburghii (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum rubiferum J.J.Sm. 1918
 Bulbophyllum rubiginosum Schltr. 1925
 Bulbophyllum rubipetalum P.Royen 1979
 Bulbophyllum rubroguttatum Seidenf. 1985
 Bulbophyllum rubrolabellum T.P.Lin 1975
 Bulbophyllum rubrolabium Schltr. 1916
 Bulbophyllum rubrolineatum Schltr. 1923
 Bulbophyllum rubromaculatum W.Kittr. (1984 publ. 1985).
 Bulbophyllum rubrum Jum. & H.Perrier 1912
 Bulbophyllum ruficaudatum Ridl. 1910
 Bulbophyllum rufilabrum C.S.P.Parish ex Hook.f. 1890
 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. 1881
 Bulbophyllum rugosibulbum Summerh. 1960
 Bulbophyllum rugosisepalum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum rugosum Ridl. 1897
 Bulbophyllum rugulosum J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum rupestre J.J.Sm. 1915
 Bulbophyllum rupicola Barb.Rodr. 1877
 Bulbophyllum rutenbergianum Schltr. 1924

 S 

 Bulbophyllum saccolabioides J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum salaccense Rchb.f. 1857
 Bulbophyllum salebrosum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum saltatorium Lindl. 1837
 Bulbophyllum saltatorium var. albociliatum (Finet) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum saltatorium var. calamarium (Lindl.) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum saltatorium var. saltatorium Bulbophyllum sambiranense Jum. & H.Perrier 1912
 Bulbophyllum samoanum Schltr. 1911
 Bulbophyllum sanderianum Rolfe 1893
 Bulbophyllum sandersonii (Hook.f.) Rchb.f. 1878
 Bulbophyllum sandersonii subsp. sandersonii Bulbophyllum sandersonii subsp. stenopetalum (Kraenzl.) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum sandrangatense Bosser 1965
 Bulbophyllum sangae Schltr. 1905
 Bulbophyllum sanguineopunctatum Seidenf. & A.D.Kerr (1973 publ. 1974)
 Bulbophyllum sanguineum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum sanitii Seidenf. 1970
 Bulbophyllum santoense J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum santosii Ames 1915
 Bulbophyllum sapphirinum Ames 1915
 Bulbophyllum sarasinorum Schltr. 1925
 Bulbophyllum sarcanthiforme Ridl. 1916
 Bulbophyllum sarcodanthum Schltr. 1913
 Bulbophyllum sarcophylloides Garay, Hamer & Siegerist 1994
 Bulbophyllum sarcophyllum (King & Pantl.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum sarcorhachis Schltr. 1918
 Bulbophyllum sarcorhachis var. befaonense (Schltr.) H.Perrier 1937
 Bulbophyllum sarcorhachis var. sarcorhachis Bulbophyllum sarcoscapum Teijsm. & Binn. 1867
 Bulbophyllum saronae Garay 1999
 Bulbophyllum sauguetiense Schltr. 1913
 Bulbophyllum saurocephalum Rchb.f. 1886
 Bulbophyllum savaiense Schltr. 1911
 Bulbophyllum savaiense subsp. gorumense (Schltr.) J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum savaiense subsp. savaiense Bulbophyllum savaiense subsp. subcubicum (J.J.Sm.) J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum sawiense J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum scaberulum (Rolfe) Bolus 1889
 Bulbophyllum scaberulum var. crotalicaudatum J.J.Verm. 1987
 Bulbophyllum scaberulum var. fuerstenbergianum (De Wild.) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum scaberulum var. scaberulum Bulbophyllum scabratum Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum scabrum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988
 Bulbophyllum scaphiforme J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum scaphosepalum Ridl. 1916
 Bulbophyllum scariosum Summerh. 1953
 Bulbophyllum sceliphron J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum scheffleri (Kuntze) Schltr. 1915
 Bulbophyllum schillerianum Rchb.f. 1860
 Bulbophyllum schimperianum Kraenzl. 1902
 Bulbophyllum schinzianum Kraenzl. 1899
 Bulbophyllum schinzianum var. irigaleae (P.J.Cribb & Pérez-Vera) J.J.Verm. 1987
 Bulbophyllum schinzianum var. phaeopogon (Schltr.) J.J.Verm. 1986
 Bulbophyllum schinzianum var. schinzianum Bulbophyllum schistopetalum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum schizopetalum L.O.Williams 1946
 Bulbophyllum schmidii Garay 1999
 Bulbophyllum schmidtianum Rchb.f. 1865
 Bulbophyllum sciadanthum F.Muell. 1882
 Bulbophyllum sciaphile Bosser 1965
 Bulbophyllum scintilla Ridl. 1908
 Bulbophyllum scitulum Ridl. 1916
 Bulbophyllum scopa J.J.Verm. 1990
 Bulbophyllum scopula Schltr. 1913
 Bulbophyllum scotiifolium J.J.Sm. 1918
 Bulbophyllum scrobiculilabre J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum scutiferum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum scyphochilus Schltr. 1912
 Bulbophyllum scyphochilus var. phaeanthum Schltr. 1912
 Bulbophyllum scyphochilus var. scyphochilus Bulbophyllum secundum Hook.f. 1890
 Bulbophyllum semiasperum J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum semiteres Schltr. 1913
 Bulbophyllum semiteretifolium Gagnep. 1930
 Bulbophyllum semperflorens J.J.Sm. 1907
 Bulbophyllum sempiternum Ames 1920
 Bulbophyllum sensile Ames 1915
 Bulbophyllum sepikense W.Kittr. (1984 publ. 1985)
 Bulbophyllum septatum Schltr. 1924
 Bulbophyllum septemtrionale (J.J.Sm.) J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum serra Schltr. 1913
 Bulbophyllum serratotruncatum Seidenf. (1973 publ. 1974)
 Bulbophyllum serripetalum Schltr. 1923
 Bulbophyllum serrulatifolium J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum serrulatum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum sessiliflorum Kraenzl.H.G.Reichenbach 1896
 Bulbophyllum setaceum T.P.Lin 1975
 Bulbophyllum setigerum Lindl. 1838
 Bulbophyllum setuliferum J.J.Verm. & Saw 2000
 Bulbophyllum shanicum King & Pantl. 1897
 Bulbophyllum shepherdii (F.Muell.) Rchb.f. 1871
 Bulbophyllum shweliense W.W.Sm. 1921
 Bulbophyllum sibuyanense Ames 1912
 Bulbophyllum sicyobulbon C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum siederi Garay 1999
 Bulbophyllum sigaldiae Guillaumin 1955
 Bulbophyllum sigmoideum Ames & C.Schweinf.O.Ames 1920
 Bulbophyllum signatum J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum sikapingense J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum silentvalliensis M.P.Sharma & S.K.Srivast. 1993
 Bulbophyllum sillenianum Rchb.f. 1884
 Bulbophyllum similare Garay, Hamer & Siegerist 1994
 Bulbophyllum simile Schltr.1913
 Bulbophyllum similissimum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum simmondsii Kores 1989
 Bulbophyllum simondii Gagnep. 1950
 Bulbophyllum simplex J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum simplicilabellum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum simulacrum Ames 1915
 Bulbophyllum sinapis J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum singaporeanum Schltr. 1911
 Bulbophyllum singulare Schltr. 1913
 Bulbophyllum singuliflorum W.Kittr. (1984 publ. 1985)
 Bulbophyllum skeatianum Ridl. 1915
 Bulbophyllum smithianum Schltr. 1911
 Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut 1996
 Bulbophyllum sociale Rolfe 1918
 Bulbophyllum solteroi R.González 1992
 Bulbophyllum sopoetanense Schltr. 1911
 Bulbophyllum sordidum Lindl. 1840
 Bulbophyllum sororculum J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum spadiciflorum Tixier 1966
 Bulbophyllum spathaceum Rolfe 1893
 Bulbophyllum spathilingue J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum spathipetalum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E.Cooper) Seidenf. 1970
 Bulbophyllum speciosum Schltr. 1912
 Bulbophyllum sphaeracron Schltr. 1913
 Bulbophyllum sphaericum Z.H.Tsi & H.Li 1981
 Bulbophyllum sphaerobulbum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum spissum J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum spongiola J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum stabile J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum steffensii Schltr. 1925
 Bulbophyllum stelis J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum stellatum Ames 1912
 Bulbophyllum stellula Ridl. 1916
 Bulbophyllum stenobulbon C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum stenochilum Schltr. 1913
 Bulbophyllum stenophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum stenophyton (Garay & W.Kittr.) ined.
 Bulbophyllum stenorhopalon Schltr. 1921
 Bulbophyllum stenurum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum sterile (Lam.) SureshD.H.Nicolson, C.R.Suresh & K.S.Manilal 1988
 Bulbophyllum steyermarkii Foldats 1968
 Bulbophyllum stictanthum Schltr. 1913
 Bulbophyllum stictosepalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum stipitatibulbum J.J.Sm. 1931
 Bulbophyllum stipulaceum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum stolleanum Schltr. 1923
 Bulbophyllum stolzii Schltr. 1915
 Bulbophyllum stormii J.J.Sm. 1907
 Bulbophyllum streptotriche J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum striatellum Ridl. 1890
 Bulbophyllum striatum (Griff.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum suavissimum Rolfe 1889
 Bulbophyllum subaequale Ames 1923
 Bulbophyllum subapetalum J.J.Sm. 1915
 Bulbophyllum subapproximatum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum subbullatum J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum subclausum J.J.Sm. 1909
 Bulbophyllum subclavatum Schltr. 1925
 Bulbophyllum subcrenulatum Schltr. 1925
 Bulbophyllum subebulbum Gagnep. 1950
 Bulbophyllum subligaculiferum J.J.Verm. 1987
 Bulbophyllum submarmoratum J.J.Sm. 1918
 Bulbophyllum subpatulum J.J.Verm. 2002
 Bulbophyllum subsecundum Schltr. 1916
 Bulbophyllum subsessile Schltr. 1924
 Bulbophyllum subtenellum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum subtrilobatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum subuliferum Schltr. 1911
 Bulbophyllum subulifolium Schltr. 1913
 Bulbophyllum subumbellatum Ridl. 1896
 Bulbophyllum subverticillatum Ridl. 1925
 Bulbophyllum succedaneum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum sukhakulii Seidenf. 1995
 Bulbophyllum sulawesii Garay, Hamer & Siegerist 1996
 Bulbophyllum sulcatum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum sulfureum Schltr. 1924
 Bulbophyllum superfluum Kraenzl. 1929
 Bulbophyllum superpositum Schltr. 1913
 Bulbophyllum supervacaneum Kraenzl. 1929
 Bulbophyllum surigaense Ames & Quisumb. (1933 publ. 1934)
 Bulbophyllum sutepense (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand 1961
 Bulbophyllum systenochilum J.J.Verm. 1993

 T 

 Bulbophyllum taeniophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum taeter J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum tahanense Carr 1930
 Bulbophyllum tahitense Nadeaud 1873
 Bulbophyllum taiwanense (Fukuy.) K.Nakaj. 1973
 Bulbophyllum talauense (J.J.Sm.) Carr 1932
 Bulbophyllum tampoketsense H.Perrier 1937
 Bulbophyllum tanystiche J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum tardeflorens Ridl. 1896
 Bulbophyllum tectipes J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum tectipetalum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum tectipetalum var. longisepalum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum tectipetalum var. maximum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum tectipetalum var. tectipetalum Bulbophyllum tekuense Carr 1930
 Bulbophyllum tenellum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum tengchongense Z.H.Tsi 1989
 Bulbophyllum tenompokense J.J.Sm. 1934
 Bulbophyllum tentaculatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum tentaculiferum Schltr. 1913
 Bulbophyllum tenue Schltr. 1913
 Bulbophyllum tenuifolium (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum tenuipes Schltr. 1913
 Bulbophyllum teres Carr 1935
 Bulbophyllum teresense Ruschi 1946
 Bulbophyllum teretibulbum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum teretifolium Schltr. 1905
 Bulbophyllum teretilabre J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum ternatense J.J.Sm. 1932
 Bulbophyllum tetragonum Lindl. 1830
 Bulbophyllum teysmannii J.J.Sm. 1905
 Bulbophyllum thaiorum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum theioglossum Schltr. 1913
 Bulbophyllum thelantyx J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum therezienii Bosser 1971
 Bulbophyllum thersites J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum theunissenii J.J.Sm. 1920
 Bulbophyllum thomense Summerh. 1937
 Bulbophyllum thompsonii Ridl. 1885
 Bulbophyllum thrixspermiflorum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum thrixspermoides J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum thwaitesii Rchb.f. 1874
 Bulbophyllum thymophorum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988
 Bulbophyllum titanea Ridl. 1908
 Bulbophyllum tixieri Seidenf. 1992
 Bulbophyllum tjadasmalangense J.J.Sm. 1918
 Bulbophyllum toilliezae Bosser 1965
 Bulbophyllum tokioi Fukuy. 1935
 Bulbophyllum toppingii Ames (1913 publ. 1914)
 Bulbophyllum toranum J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum torquatum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum torricellense Schltr. 1913
 Bulbophyllum tortum Schltr. 1913
 Bulbophyllum tortuosum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum trachyanthum Kraenzl. 1894
 Bulbophyllum trachybracteum Schltr. 1913
 Bulbophyllum trachyglossum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum trachypus Schltr. 1913
 Bulbophyllum tremulum Wight 1851
 Bulbophyllum triadenium (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum triandrum Schltr. 1913
 Bulbophyllum triaristella Schltr. 1913
 Bulbophyllum tricanaliferum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum tricarinatum Petch 1923
 Bulbophyllum trichaete Schltr. 1913
 Bulbophyllum trichambon Schltr. 1913
 Bulbophyllum trichocephalum (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951
 Bulbophyllum trichochlamys H.Perrier 1937
 Bulbophyllum trichorhachis J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum trichromum Schltr. 1923
 Bulbophyllum triclavigerum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum tricolor L.B.Sm. & S.K.Harris 1936
 Bulbophyllum tricorne Seidenf. & Smitinand 1965
 Bulbophyllum tricornoides Seidenf. 1979
 Bulbophyllum tridentatum Kraenzl. 1901
 Bulbophyllum trifarium Rolfe 1910
 Bulbophyllum trifilum J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum trifilum subsp. filisepalum (J.J.Sm.) J.J.Verm. (2002 publ. 2003)
 Bulbophyllum trifilum subsp. trifilum Bulbophyllum triflorum (Breda) Blume 1828
 Bulbophyllum trifolium Ridl. 1897
 Bulbophyllum trigonidioides J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum trigonobulbum Schltr. & J.J.Sm. 1914
 Bulbophyllum trigonocarpum Schltr.K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
 Bulbophyllum trilineatum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum trimenii (Hook.f.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum trinervium J.J.Sm. 1935
 Bulbophyllum tripaleum Seidenf. 1979
 Bulbophyllum tripetalum Lindl. 1842
 Bulbophyllum tripudians C.S.P.Parish & Rchb.f. 1875
 Bulbophyllum trirhopalon Schltr. 1913
 Bulbophyllum triste Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum tristelidium W.Kittr. (1984 publ. 1985)
 Bulbophyllum triurum Kraenzl. 1904
 Bulbophyllum triviale Seidenf. 1979
 Bulbophyllum trulliferum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum truncatum J.J.Sm. 1913
 Bulbophyllum truncicola Schltr. 1913
 Bulbophyllum tryssum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994
 Bulbophyllum tseanum (S.Y.Hu & Barretto) Z.H.Tsi 1999
 Bulbophyllum tuberculatum Colenso 1884
 Bulbophyllum tubilabrum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum tumidum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum tumoriferum Schltr. 1913
 Bulbophyllum turgidum J.J.Verm. 1991
 Bulbophyllum turkii Bosser & P.J.Cribb 2001
 Bulbophyllum turpe J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum tylophorum Schltr. 1911

 U 

 Bulbophyllum ulcerosum J.J.Sm. 1910
 Bulbophyllum umbellatum Lindl. 1830
 Bulbophyllum umbellatum var. fuscescens (Hook.f.) P.K.Sarkar 1984
 Bulbophyllum umbellatum var. umbellatum Bulbophyllum umbonatum Kraenzl. 1916
 Bulbophyllum umbraticola Schltr. 1913
 Bulbophyllum uncinatum J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum unciniferum Seidenf. 1973
 Bulbophyllum undatilabre J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum undecifilum J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum unguiculatum Rchb.f. 1850
 Bulbophyllum unguilabium Schltr. 1913
 Bulbophyllum unicaudatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum unicaudatum var. unicaudatum Bulbophyllum unicaudatum var. xanthosphaerum Schltr. 1913
 Bulbophyllum uniflorum (Blume) Hassk. 1844
 Bulbophyllum unifoliatum De Wild. 1921
 Bulbophyllum unifoliatum subsp. flectens (P.J.Cribb & P.Taylor) J.J.Verm. 1987
 Bulbophyllum unifoliatum subsp. infracarinatum (G.Will.) J.J.Verm. 1987
 Bulbophyllum unifoliatum subsp. unifoliatum Bulbophyllum unitubum J.J.Sm. 1929
 Bulbophyllum univenum J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum urceolatum A.D.Hawkes 1952
 Bulbophyllum uroglossum Schltr. 1921
 Bulbophyllum urosepalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum ustusfortiter J.J.Verm. 1993
 Bulbophyllum uviflorum P.O’Byrne 1999

 V 

 Bulbophyllum vaccinioides Schltr. 1913
 Bulbophyllum vagans Ames & Rolfe 1907
 Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum valeryi J.J.Verm. & P.O’Byrne 2003
 Bulbophyllum validum Carr 1933
 Bulbophyllum vanessa King & Pantl. 1897
 Bulbophyllum vanum J.J.Verm. 1984
 Bulbophyllum vanvuurenii J.J.Sm. 1917
 Bulbophyllum vareschii Foldats 1968
 Bulbophyllum variabile Ridl. 1898
 Bulbophyllum variegatum Thouars 1822
 Bulbophyllum ventriosum H.Perrier 1937
 Bulbophyllum vermiculare Hook.f. 1890
 Bulbophyllum verruciferum Schltr. 1913
 Bulbophyllum verruciferum var. carinatisepalum Schltr. 1913
 Bulbophyllum verruciferum var. verruciferum Bulbophyllum verruculatum Schltr. 1913
 Bulbophyllum verruculiferum H.Perrier 1951
 Bulbophyllum versteegii J.J.Sm. 1908
 Bulbophyllum vesiculosum J.J.Sm. 1917
 Bulbophyllum vestitum Bosser 1971
 Bulbophyllum vestitum var. meridionale Bosser 1971
 Bulbophyllum vestitum var. vestitum Bulbophyllum vexillarium Ridl. 1916
 Bulbophyllum vietnamense Seidenf. 1975
 Bulbophyllum viguieri Schltr. 1922
 Bulbophyllum vinaceum Ames & C.Schweinf.O.Ames 1920
 Bulbophyllum violaceolabellum Seidenf. 1981
 Bulbophyllum violaceum (Blume) Lindl. 1830
 Bulbophyllum virescens J.J.Sm. 1900
 Bulbophyllum viridiflorum (Hook.f.) Schltr. 1910
 Bulbophyllum vitellinum Ridl. 1897
 Bulbophyllum vittatum Teijsm. & Binn. 1862
 Bulbophyllum volkensii Schltr. 1914
 Bulbophyllum vulcanicum Kraenzl. 1914
 Bulbophyllum vulcanorum H.Perrier 1938
 Bulbophyllum vutimenaense B.A.Lewis 1992

 W 

 Bulbophyllum wadsworthii Dockrill 1964
 Bulbophyllum wagneri Schltr. 1921
 Bulbophyllum wakoi Howcroft 1999
 Bulbophyllum wallichii Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum wangkaense Seidenf. 1979
 Bulbophyllum warianum Schltr. 1913
 Bulbophyllum warmingianum Cogn. 1902
 Bulbophyllum weberbauerianum Kraenzl. 1905
 Bulbophyllum weberi Ames 1912
 Bulbophyllum weddelii (Lindl.) Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum weinthalii R.S.Rogers 1933
 Bulbophyllum weinthalii subsp. striatum D.L.Jones 2001
 Bulbophyllum weinthalii subsp. weinthalii Bulbophyllum wendlandianum (Kraenzl.) J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum wenzelii Ames (1913 publ. 1914)
 Bulbophyllum werneri Schltr. 1913
 Bulbophyllum whitfordii RolfeO.Ames 1905
 Bulbophyllum wightii Rchb.f.W.G.Walpers 1861
 Bulbophyllum wilkianum T.E.Hunt 1947
 Bulbophyllum williamsii A.D.Hawkes 1956
 Bulbophyllum windsorense B.Gray & D.L.Jones 1989
 Bulbophyllum woelfliae Garay, Senghas & K.Lemcke 1996
 Bulbophyllum wolfei B.Gray & D.L.Jones 1991
 Bulbophyllum wollastonii Ridl. 1916
 Bulbophyllum wrayi Hook.f. 1890
 Bulbophyllum wuzhishanense X.H.Jin (2005)

 X 

 Bulbophyllum xantanthum Schltr. 1911
 Bulbophyllum xanthoacron J.J.Sm. 1911
 Bulbophyllum xanthobulbum Schltr. 1918
 Bulbophyllum xanthochlamys Schltr. 1913
 Bulbophyllum xanthophaeum Schltr. 1913
 Bulbophyllum xanthornis Schuit. & de Vogel 2002
 Bulbophyllum xanthornis Schuit. & de Vogel 2002
 Bulbophyllum xanthotes Schltr.' 1913
 Bulbophyllum xanthum Ridl.' 1920
 Bulbophyllum xenosum J.J.Verm. 1996
 Bulbophyllum xiphion J.J.Verm.' 1996
  Bulbophyllum xylocarpi J.J.Sm. 1927
 Bulbophyllum xylophyllum C.S.P.Parish &Rchb.f. 1874

Y 

 Bulbophyllum yoksunense J.J.Sm. 1912
 Bulbophyllum yuanyangense Z.H.Tsi 1995
 Bulbophyllum yunnanense Rolfe 1901

 Z 

 Bulbophyllum zambalense Ames 1912
 Bulbophyllum zamboangense Ames (1913 publ. 1914)
  Bulbophyllum zaratananae Schltr. 1924
  Bulbophyllum zebrinum'' J.J.Sm. 1911

Ссылки 
 Список видов рода Bulbophyllum на сайте GRIN 
 Сводка по видам рода Bulbophyllum Королевских ботанических садов в Кью 

Бульбофиллум
Бульбофиллум